|-
|(19001)||2000 RV60|| align=right|13,1|| align=right|2,692|| align=right|0,029|| align=right|11,96|| align=right|4,415||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19002) Tongkexue||2000 RD61|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|7,39|| align=right|3,707||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19003) Erinfrey||2000 RL61|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,081|| align=right|3,59|| align=right|4,679||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19004) Chirayath||2000 RU62|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,177|| align=right|1,57|| align=right|3,330||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19005) Teckman||2000 RY64|| align=right|14,6|| align=right|2,865|| align=right|0,046|| align=right|1,18|| align=right|4,850||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19006)||2000 RY65|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,143|| align=right|11,85|| align=right|4,290||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19007) Nirajnathan||2000 RD68|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,161|| align=right|5,09|| align=right|3,413||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19008) Kristibutler||2000 RV70|| align=right|14,3|| align=right|2,907|| align=right|0,054|| align=right|2,86|| align=right|4,956||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19009) Galenmaly||2000 RF72|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,165|| align=right|7,20|| align=right|4,409||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19010)||2000 RT72|| align=right|13,0|| align=right|3,204|| align=right|0,044|| align=right|21,06|| align=right|5,735||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19011)||2000 RU75|| align=right|15,4|| align=right|1,932|| align=right|0,040|| align=right|24,63|| align=right|2,685||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19012)||2000 RZ75|| align=right|13,0|| align=right|2,612|| align=right|0,090|| align=right|12,51|| align=right|4,220||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19013)||2000 RN76|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,189|| align=right|6,82|| align=right|4,099||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19014)||2000 RW77|| align=right|13,7|| align=right|2,798|| align=right|0,092|| align=right|5,23|| align=right|4,679||MBA||9. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19015)||2000 RX77|| align=right|13,8|| align=right|2,791|| align=right|0,166|| align=right|9,36|| align=right|4,661||MBA||9. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19016)||2000 RY78|| align=right|13,6|| align=right|2,745|| align=right|0,077|| align=right|10,78|| align=right|4,547||MBA||11. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19017)||2000 RH93|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,031|| align=right|1,01|| align=right|4,931||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19018)||2000 RL100|| align=right|11,3|| align=right|5,177|| align=right|0,100|| align=right|27,74|| align=right|11,78||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19019) Sunflower||2000 SB|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,179|| align=right|4,88|| align=right|4,063||MBA||17. září 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(19020)||2000 SC6|| align=right|10,4|| align=right|5,223|| align=right|0,112|| align=right|17,10|| align=right|11,94||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19021)||2000 SC8|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,305|| align=right|46,62|| align=right|4,389||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19022) Penzel||2000 SR44|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,083|| align=right|2,19|| align=right|4,041||MBA||26. září 2000||Drebach||G. Lehmann
|-
|(19023) Varela||2000 SH111|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,149|| align=right|2,57|| align=right|4,340||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19024)||2000 SS112|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,137|| align=right|2,92|| align=right|5,393||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19025) Arthurpetron||2000 SC117|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,086|| align=right|6,42|| align=right|3,814||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19026)||2000 SR145|| align=right|13,2|| align=right|3,073|| align=right|0,046|| align=right|1,74|| align=right|5,386||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19027)||2000 SZ149|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,073|| align=right|10,59|| align=right|5,141||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19028)||2000 SC165|| align=right|12,3|| align=right|3,134|| align=right|0,007|| align=right|11,95|| align=right|5,547||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19029) Briede||2000 SR205|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|2,76|| align=right|3,710||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19030)||2000 SJ276|| align=right|12,9|| align=right|3,221|| align=right|0,179|| align=right|15,90|| align=right|5,781||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19031)||2000 SU295|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|15,98|| align=right|4,264||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19032)||2053 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,683|| align=right|0,153|| align=right|3,15|| align=right|4,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19033)||2157 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,151|| align=right|20,56|| align=right|5,681||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19034) Santorini||2554 P-L|| align=right|12,3|| align=right|3,957|| align=right|0,247|| align=right|3,54|| align=right|7,871||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19035)||4634 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,199|| align=right|4,80|| align=right|3,358||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19036)||4642 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,248|| align=right|1,14|| align=right|3,624||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19037)||4663 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,225|| align=right|2,75|| align=right|3,624||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19038)||4764 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,884|| align=right|0,031|| align=right|2,25|| align=right|4,896||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19039)||4844 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,092|| align=right|3,15|| align=right|3,325||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19040)||4875 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,165|| align=right|3,25|| align=right|3,625||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19041)||6055 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,214|| align=right|1,87|| align=right|3,615||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19042)||6104 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,086|| align=right|3,65|| align=right|5,654||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19043)||6214 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,116|| align=right|4,34|| align=right|3,622||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19044)||6516 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,244|| align=right|6,45|| align=right|3,316||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19045)||6593 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,186|| align=right|3,17|| align=right|3,313||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19046)||7607 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,208|| align=right|3,41|| align=right|3,629||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19047)||9516 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,073|| align=right|2,36|| align=right|3,310||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19048)||9567 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,048|| align=right|9,46|| align=right|5,659||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19049)||1105 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|6,67|| align=right|4,465||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19050)||1162 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,094|| align=right|10,70|| align=right|5,384||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19051)||3210 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,139|| align=right|1,70|| align=right|3,881||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19052)||1017 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,016|| align=right|9,49|| align=right|5,385||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19053)||1054 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,203|| align=right|3,61|| align=right|5,384||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19054)||1058 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,070|| align=right|5,33|| align=right|5,327||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19055)||1066 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,121|| align=right|3,88|| align=right|5,267||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19056)||1162 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,120|| align=right|2,86|| align=right|4,415||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19057)||1166 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,190|| align=right|7,13|| align=right|3,825||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19058)||1331 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|4,463||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19059)||1352 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,125|| align=right|0,55|| align=right|3,825||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19060)||2176 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,118|| align=right|13,84|| align=right|4,414||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19061)||2261 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,429|| align=right|0,169|| align=right|2,11|| align=right|3,786||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19062)||2289 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,061|| align=right|0,109|| align=right|9,43|| align=right|5,353||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19063)||3147 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,100|| align=right|3,39|| align=right|5,342||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19064)||3176 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,426|| align=right|0,059|| align=right|4,16|| align=right|3,779||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19065)||3351 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,159|| align=right|2,74|| align=right|3,757||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19066)||4068 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|3,64|| align=right|4,469||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19067)||4087 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,037|| align=right|0,214|| align=right|1,90|| align=right|5,292||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19068)||4232 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,173|| align=right|3,98|| align=right|3,833||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19069)||5149 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,086|| align=right|9,51|| align=right|5,346||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19070)||5491 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,073|| align=right|0,027|| align=right|12,17|| align=right|5,387||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19071)||1047 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,128|| align=right|6,36|| align=right|4,567||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19072)||1222 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,157|| align=right|5,96|| align=right|5,661||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19073)||3157 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,111|| align=right|3,79|| align=right|3,260||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19074)||4236 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,097|| align=right|6,39|| align=right|5,575||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19075)||4288 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|5,72|| align=right|4,531||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19076)||5002 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,041|| align=right|7,08|| align=right|4,557||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19077)||5123 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,086|| align=right|7,17|| align=right|3,779||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19078)||5187 T-3|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,126|| align=right|17,69|| align=right|5,600||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19079) Hernández||1967 KC|| align=right|13,4|| align=right|2,971|| align=right|0,177|| align=right|8,05|| align=right|5,121||MBA||31. května 1967||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(19080) Martínfierro||1970 JB|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,281|| align=right|20,67|| align=right|3,527||MBA||10. května 1970||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(19081) Mravinskij||1973 SX2|| align=right|12,6|| align=right|2,568|| align=right|0,116|| align=right|14,69|| align=right|4,114||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19082) Vikchernov||1976 QS|| align=right|14,6|| align=right|2,246|| align=right|0,255|| align=right|6,05|| align=right|3,365||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19083)||1977 DA4|| align=right|13,5|| align=right|2,886|| align=right|0,057|| align=right|3,25|| align=right|4,903||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19084)||1978 RQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,059|| align=right|6,74|| align=right|3,514||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19085)||1978 UR4|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,196|| align=right|2,47|| align=right|3,624||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(19086)||1978 VB3|| align=right|12,5|| align=right|3,091|| align=right|0,087|| align=right|13,20|| align=right|5,433||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19087)||1978 VT4|| align=right|14,1|| align=right|3,126|| align=right|0,133|| align=right|1,54|| align=right|5,525||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19088)||1978 VW4|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,71|| align=right|3,684||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19089)||1978 VZ6|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,067|| align=right|1,81|| align=right|5,524||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19090)||1978 VM9|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,113|| align=right|5,32|| align=right|3,686||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19091)||1978 XX|| align=right|13,2|| align=right|2,672|| align=right|0,115|| align=right|13,68|| align=right|4,368||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(19092)||1979 MF2|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,209|| align=right|1,08|| align=right|3,424||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19093)||1979 MM3|| align=right|13,8|| align=right|2,865|| align=right|0,117|| align=right|17,71|| align=right|4,849||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19094)||1979 MR6|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,131|| align=right|4,07|| align=right|3,361||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19095)||1979 MA8|| align=right|14,8|| align=right|2,986|| align=right|0,162|| align=right|3,97|| align=right|5,159||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19096) Leonfridman||1979 TY1|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,151|| align=right|8,50|| align=right|3,472||MBA||14. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19097)||1981 EY2|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,102|| align=right|9,25|| align=right|5,387||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19098)||1981 EM3|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,073|| align=right|5,84|| align=right|3,404||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19099)||1981 EC4|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|10,25|| align=right|4,142||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19100)||1981 EH5|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,066|| align=right|8,98|| align=right|5,379||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19101)||1981 EV6|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,107|| align=right|7,61|| align=right|5,401||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19102)||1981 EH8|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,137|| align=right|7,30|| align=right|3,442||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19103)||1981 ER11|| align=right|16,7|| align=right|2,611|| align=right|0,064|| align=right|2,41|| align=right|4,217||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19104)||1981 EY13|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,101|| align=right|8,37|| align=right|5,355||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19105)||1981 EB15|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,138|| align=right|2,60|| align=right|4,133||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19106)||1981 EV15|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,047|| align=right|10,46|| align=right|4,243||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19107)||1981 EU19|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,140|| align=right|5,41|| align=right|3,521||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19108)||1981 EV21|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,116|| align=right|10,59|| align=right|5,217||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19109)||1981 EZ23|| align=right|16,5|| align=right|2,628|| align=right|0,063|| align=right|2,92|| align=right|4,259||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19110)||1981 EF29|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,131|| align=right|4,29|| align=right|5,486||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19111)||1981 EM29|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,099|| align=right|5,77|| align=right|3,514||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19112)||1981 EN31|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,112|| align=right|4,21|| align=right|3,506||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19113)||1981 EB33|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,189|| align=right|12,16|| align=right|4,276||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19114)||1981 EP37|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,135|| align=right|2,63|| align=right|4,193||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19115)||1981 EM39|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,090|| align=right|5,29|| align=right|3,467||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19116)||1981 EZ40|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,178|| align=right|5,35|| align=right|3,450||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19117)||1981 EL41|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,005|| align=right|10,31|| align=right|5,384||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19118)||1981 SD2|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,130|| align=right|6,40|| align=right|3,684||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(19119) Dimpna||1981 SG3|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,233|| align=right|3,77|| align=right|3,757||MBA||27. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19120) Doronina||1983 PM1|| align=right|13,4|| align=right|2,568|| align=right|0,215|| align=right|7,99|| align=right|4,116||MBA||6. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19121)||1985 CY1|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,276|| align=right|12,34|| align=right|5,590||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19122)||1985 VF1|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,216|| align=right|1,23|| align=right|3,622||MBA||7. listopadu 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(19123)||1986 TP1|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,271|| align=right|2,98|| align=right|3,569||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(19124)||1986 TH3|| align=right|13,8|| align=right|2,739|| align=right|0,318|| align=right|15,55|| align=right|4,532||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(19125)||1987 CH|| align=right|14,1|| align=right|2,204|| align=right|0,075|| align=right|5,44|| align=right|3,270||MBA||2. února 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19126) Ottohahn||1987 QW|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,193|| align=right|12,41|| align=right|4,041||MBA||22. srpna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19127) Olegefremov||1987 QH10|| align=right|15,2|| align=right|2,169|| align=right|0,316|| align=right|5,23|| align=right|3,194||MBA||26. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19128)||1987 YR1|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,187|| align=right|13,93|| align=right|4,482||MBA||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(19129) Loos||1988 AL1|| align=right|13,8|| align=right|2,651|| align=right|0,131|| align=right|5,88|| align=right|4,315||MBA||10. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(19130)||1988 CG2|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,146|| align=right|15,23|| align=right|4,515||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19131)||1988 CY3|| align=right|14,2|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|8,68|| align=right|4,591||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19132)||1988 CL4|| align=right|13,5|| align=right|2,774|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,619||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19133)||1988 PC2|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,193|| align=right|12,13|| align=right|4,341||MBA||7. srpna 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(19134)||1988 TQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,458|| align=right|0,144|| align=right|5,86|| align=right|3,853||MBA||15. října 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(19135)||1988 XQ|| align=right|13,5|| align=right|2,537|| align=right|0,271|| align=right|9,68|| align=right|4,041||MBA||3. prosince 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19136) Strassmann||1989 AZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,102|| align=right|4,77|| align=right|4,190||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19137)||1989 CP2|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,164|| align=right|8,81|| align=right|4,060||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19138)||1989 EJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,170|| align=right|0,117|| align=right|4,17|| align=right|3,195||MBA||10. března 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(19139) Apian||1989 GJ8|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,076|| align=right|8,03|| align=right|4,157||MBA||6. dubna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19140) Jansmit||1989 RJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,324|| align=right|0,254|| align=right|21,63|| align=right|3,543||MBA||2. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19141)||1989 SB4|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,175|| align=right|4,09|| align=right|3,559||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19142)||1989 SU4|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,180|| align=right|3,60|| align=right|3,559||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19143)||1989 SA10|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,082|| align=right|7,66|| align=right|3,480||MBA||26. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19144)||1989 UP1|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,200|| align=right|6,72|| align=right|3,547||MBA||28. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(19145)||1989 YC|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,272|| align=right|10,40|| align=right|3,725||MBA||25. prosince 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(19146)||1989 YY|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,159|| align=right|3,01|| align=right|3,704||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19147)||1989 YV4|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,128|| align=right|1,58|| align=right|3,712||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19148)||1989 YA5|| align=right|12,7|| align=right|3,127|| align=right|0,139|| align=right|19,68|| align=right|5,527||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(19149) Boccaccio||1990 EZ2|| align=right|13,0|| align=right|3,381|| align=right|0,076|| align=right|6,73|| align=right|6,215||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19150)||1990 HY|| align=right|13,1|| align=right|2,589|| align=right|0,079|| align=right|16,34|| align=right|4,165||MBA||26. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19151)||1990 KD1|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,094|| align=right|12,40|| align=right|4,068||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19152)||1990 OB5|| align=right|12,8|| align=right|2,686|| align=right|0,192|| align=right|11,78|| align=right|4,400||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19153)||1990 QB3|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,166|| align=right|3,84|| align=right|3,243||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19154)||1990 QX4|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,182|| align=right|5,21|| align=right|3,225||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19155)||1990 SX3|| align=right|13,1|| align=right|2,587|| align=right|0,217|| align=right|12,30|| align=right|4,160||MBA||22. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(19156)||1990 SE4|| align=right|13,9|| align=right|2,703|| align=right|0,007|| align=right|1,25|| align=right|4,443||MBA||20. září 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(19157)||1990 SS6|| align=right|15,4|| align=right|2,167|| align=right|0,150|| align=right|3,38|| align=right|3,190||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19158)||1990 SN7|| align=right|14,9|| align=right|2,188|| align=right|0,206|| align=right|4,24|| align=right|3,237||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19159)||1990 TT|| align=right|13,5|| align=right|2,768|| align=right|0,058|| align=right|8,50|| align=right|4,605||MBA||10. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19160)||1990 TC1|| align=right|15,0|| align=right|2,239|| align=right|0,197|| align=right|4,10|| align=right|3,349||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19161)||1990 TQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,178|| align=right|5,97|| align=right|3,399||MBA||15. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(19162) Wambsganss||1990 TZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,723|| align=right|0,087|| align=right|2,29|| align=right|4,492||MBA||10. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19163)||1990 WE5|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,057|| align=right|5,76|| align=right|3,385||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19164)||1991 AU1|| align=right|13,5|| align=right|1,856|| align=right|0,055|| align=right|22,32|| align=right|2,529||MBA||12. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19165)||1991 CD|| align=right|13,7|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|7,80|| align=right|3,467||MBA||4. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19166)||1991 EY1|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,138|| align=right|5,07|| align=right|3,514||MBA||7. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19167)||1991 ED2|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|4,70|| align=right|3,411||MBA||9. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19168)||1991 EO5|| align=right|13,1|| align=right|3,053|| align=right|0,113|| align=right|10,47|| align=right|5,335||MBA||14. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19169)||1991 FD|| align=right|13,7|| align=right|2,347|| align=right|0,181|| align=right|24,90|| align=right|3,596||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19170)||1991 FH|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,135|| align=right|19,38|| align=right|5,666||MBA||18. března 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19171)||1991 FS|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,177|| align=right|4,79|| align=right|3,513||MBA||17. března 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(19172)||1991 FC4|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,141|| align=right|2,32|| align=right|3,582||MBA||22. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19173) Virginiaterése||1991 GE2|| align=right|14,0|| align=right|2,427|| align=right|0,197|| align=right|14,22|| align=right|3,781||MBA||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19174)||1991 NS6|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|4,294||MBA||11. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19175)||1991 PP2|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,011||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19176)||1991 PK3|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|4,049||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19177)||1991 PJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,203|| align=right|2,89|| align=right|4,164||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19178) Walterbothe||1991 RV2|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,259|| align=right|3,89|| align=right|4,128||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(19179)||1991 RK8|| align=right|13,4|| align=right|2,696|| align=right|0,084|| align=right|10,34|| align=right|4,425||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19180)||1991 RK16|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,139|| align=right|2,86|| align=right|4,178||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19181)||1991 SD1|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,133|| align=right|13,78|| align=right|4,078||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19182) Pitz||1991 TX2|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,089|| align=right|2,41|| align=right|4,302||MBA||7. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19183) Amati||1991 TB5|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,182|| align=right|12,81|| align=right|4,345||MBA||5. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(19184)||1991 TB6|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,157|| align=right|16,02|| align=right|4,161||MBA||6. října 1991||Kleť||A. Mrkos
|-
|(19185) Guarneri||1991 TL13|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,140|| align=right|9,56|| align=right|4,197||MBA||4. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19186)||1991 VY1|| align=right|13,9|| align=right|2,369|| align=right|0,281|| align=right|22,07|| align=right|3,645||MBA||5. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19187)||1991 VU2|| align=right|13,5|| align=right|2,675|| align=right|0,203|| align=right|12,51|| align=right|4,374||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19188)||1991 YT|| align=right|13,7|| align=right|2,702|| align=right|0,177|| align=right|11,70|| align=right|4,440||MBA||30. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(19189) Stradivari||1991 YE1|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,192|| align=right|14,27|| align=right|4,381||MBA||28. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19190) Morihiroshi||1992 AM1|| align=right|13,4|| align=right|2,735|| align=right|0,085|| align=right|6,46|| align=right|4,522||MBA||10. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(19191)||1992 DT2|| align=right|15,5|| align=right|2,943|| align=right|0,029|| align=right|2,96|| align=right|5,048||MBA||23. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19192)||1992 DY5|| align=right|13,4|| align=right|2,948|| align=right|0,102|| align=right|3,41|| align=right|5,061||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19193)||1992 DK6|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,122|| align=right|2,90|| align=right|5,035||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19194)||1992 DG7|| align=right|14,1|| align=right|3,002|| align=right|0,112|| align=right|8,16|| align=right|5,202||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19195)||1992 DM7|| align=right|13,6|| align=right|2,941|| align=right|0,040|| align=right|2,99|| align=right|5,044||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19196)||1992 DQ7|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,137|| align=right|2,88|| align=right|5,429||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19197)||1992 EO|| align=right|12,5|| align=right|3,093|| align=right|0,276|| align=right|14,16|| align=right|5,440||MBA||6. března 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(19198)||1992 ED8|| align=right|14,4|| align=right|2,922|| align=right|0,052|| align=right|1,47|| align=right|4,993||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(19199)||1992 FL3|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,113|| align=right|2,36|| align=right|5,537||MBA||26. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19200)||1992 GU2|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,050|| align=right|10,56|| align=right|5,135||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19201)||1992 GZ4|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,037|| align=right|2,42|| align=right|5,590||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19202)||1992 HN|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,125|| align=right|5,07|| align=right|3,282||MBA||29. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19203)||1992 HJ2|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,041|| align=right|7,35|| align=right|3,448||MBA||27. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19204)||1992 ME|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,253|| align=right|24,25|| align=right|3,487||MBA||21. června 1992||Palomar||J. Mueller
|-
|(19205)||1992 PT|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,204|| align=right|0,81|| align=right|3,762||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19206)||1992 PH4|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,227|| align=right|2,12|| align=right|3,616||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19207)||1992 QS1|| align=right|13,2|| align=right|2,367|| align=right|0,124|| align=right|8,90|| align=right|3,640||MBA||24. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19208) Starrfield||1992 RW|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,204|| align=right|2,90|| align=right|3,755||MBA||2. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19209)||1992 UW2|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,215|| align=right|5,94|| align=right|3,446||MBA||25. října 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19210)||1992 YE4|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,236|| align=right|4,09|| align=right|4,144||MBA||25. prosince 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(19211)||1993 DM|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,076|| align=right|4,21|| align=right|4,105||MBA||21. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19212)||1993 FL18|| align=right|13,5|| align=right|2,742|| align=right|0,083|| align=right|5,07|| align=right|4,539||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19213)||1993 FF21|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|3,08|| align=right|4,669||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19214)||1993 FT22|| align=right|13,5|| align=right|3,083|| align=right|0,063|| align=right|2,60|| align=right|5,413||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19215)||1993 FS29|| align=right|14,5|| align=right|2,848|| align=right|0,063|| align=right|3,74|| align=right|4,806||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19216)||1993 FA37|| align=right|13,7|| align=right|2,657|| align=right|0,155|| align=right|3,66|| align=right|4,331||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19217)||1993 FE43|| align=right|15,3|| align=right|2,796|| align=right|0,094|| align=right|3,16|| align=right|4,675||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19218)||1993 FH49|| align=right|14,1|| align=right|2,895|| align=right|0,079|| align=right|1,65|| align=right|4,925||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(19219)||1993 OH5|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,111|| align=right|0,88|| align=right|5,518||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19220)||1993 OX11|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,151|| align=right|2,90|| align=right|5,602||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19221)||1993 PD3|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,019|| align=right|3,11|| align=right|3,157||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19222)||1993 QK1|| align=right|14,5|| align=right|2,369|| align=right|0,168|| align=right|2,33|| align=right|3,645||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19223)||1993 QH8|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,724||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19224)||1993 RJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|6,49|| align=right|3,379||MBA||15. září 1993||Cima Ekar||A. Boattini
|-
|(19225)||1993 RX5|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,167|| align=right|2,16|| align=right|3,358||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19226) Peiresc||1993 RA8|| align=right|12,8|| align=right|3,349|| align=right|0,034|| align=right|8,06|| align=right|6,128||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19227)||1993 RH16|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,167|| align=right|2,64|| align=right|3,664||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(19228)||1993 SN1|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,191|| align=right|5,77|| align=right|3,343||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19229)||1993 SD5|| align=right|14,9|| align=right|2,210|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,285||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19230)||1993 TU|| align=right|14,3|| align=right|2,196|| align=right|0,129|| align=right|4,37|| align=right|3,253||MBA||11. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19231)||1993 TL5|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,111|| align=right|3,29|| align=right|3,384||MBA||9. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19232)||1993 TJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,193|| align=right|6,64|| align=right|3,376||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19233)||1993 UD7|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,243||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19234) Victoriahibbs||1993 VC1|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,210|| align=right|24,79|| align=right|3,405||MBA||9. listopadu 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19235)||1993 VS4|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,150|| align=right|11,04|| align=right|3,871||MBA||9. listopadu 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(19236)||1993 XV|| align=right|14,0|| align=right|2,476|| align=right|0,211|| align=right|6,38|| align=right|3,896||MBA||11. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19237)||1994 AP|| align=right|12,9|| align=right|2,312|| align=right|0,083|| align=right|7,12|| align=right|3,515||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19238)||1994 AV1|| align=right|14,3|| align=right|2,405|| align=right|0,180|| align=right|6,02|| align=right|3,729||MBA||9. ledna 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(19239)||1994 AM2|| align=right|12,9|| align=right|2,356|| align=right|0,126|| align=right|18,21|| align=right|3,615||MBA||7. ledna 1994||Hidaka||H. Shiozawa
|-
|(19240)||1994 AZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,166|| align=right|3,76|| align=right|4,128||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19241)||1994 BH4|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,120|| align=right|2,15|| align=right|3,748||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(19242)||1994 CB1|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,298|| align=right|3,18|| align=right|4,116||MBA||3. února 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19243) Bunting||1994 CD9|| align=right|13,5|| align=right|2,331|| align=right|0,244|| align=right|23,74|| align=right|3,558||MBA||10. února 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(19244)||1994 CX12|| align=right|14,0|| align=right|2,375|| align=right|0,065|| align=right|4,02|| align=right|3,659||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19245)||1994 EL2|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,191|| align=right|12,60|| align=right|4,074||MBA||8. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19246)||1994 EL7|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|3,648||MBA||14. března 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(19247)||1994 LO1|| align=right|14,9|| align=right|1,870|| align=right|0,065|| align=right|27,43|| align=right|2,557||MBA||2. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19248)||1994 PT|| align=right|13,5|| align=right|3,098|| align=right|0,206|| align=right|2,72|| align=right|5,453||MBA||14. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19249)||1994 PO25|| align=right|14,7|| align=right|2,915|| align=right|0,055|| align=right|2,72|| align=right|4,975||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19250)||1994 PF26|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|5,599||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19251) Totziens||1994 RY1|| align=right|13,1|| align=right|2,633|| align=right|0,287|| align=right|16,40|| align=right|4,271||MBA||3. září 1994||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(19252)||1994 RG7|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,033|| align=right|1,49|| align=right|5,384||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19253)||1994 RN28|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,095|| align=right|1,56|| align=right|5,151||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19254)||1994 VD7|| align=right|12,4|| align=right|3,162|| align=right|0,114|| align=right|20,78|| align=right|5,622||MBA||11. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(19255)||1994 VK8|| align=right|7,0|| align=right|42,70|| align=right|0,036|| align=right|1,49|| align=right|279||CBW||8. listopadu 1994||La Palma||A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh; I. P. Williams
|-
|(19256)||1994 WA4|| align=right|13,4|| align=right|2,704|| align=right|0,086|| align=right|11,73|| align=right|4,445||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19257)||1995 DS5|| align=right|13,8|| align=right|2,296|| align=right|0,108|| align=right|6,76|| align=right|3,479||MBA||22. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19258)||1995 FT20|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,140|| align=right|7,47|| align=right|3,476||MBA||24. března 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19259)||1995 GB|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|2,93|| align=right|3,667||MBA||1. dubna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19260)||1995 GT|| align=right|14,1|| align=right|2,362|| align=right|0,240|| align=right|24,08|| align=right|3,629||MBA||4. dubna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(19261)||1995 MB|| align=right|12,9|| align=right|2,412|| align=right|0,223|| align=right|26,31|| align=right|3,746||MBA||21. června 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19262)||1995 OB1|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,201|| align=right|6,38|| align=right|4,313||MBA||29. července 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(19263) Lavater||1995 OH10|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,226|| align=right|2,89|| align=right|4,358||MBA||21. července 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19264)||1995 SE10|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,220|| align=right|4,20|| align=right|4,163||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19265)||1995 SD24|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,109|| align=right|5,12|| align=right|4,565||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19266)||1995 TF1|| align=right|14,1|| align=right|2,634|| align=right|0,222|| align=right|13,15|| align=right|4,274||MBA||14. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19267)||1995 TB8|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,063|| align=right|1,57|| align=right|4,163||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19268) Morstadt||1995 UZ|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,088|| align=right|3,57|| align=right|4,530||MBA||21. října 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(19269)||1995 UQ11|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,084|| align=right|14,74|| align=right|4,118||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19270)||1995 VS8|| align=right|14,6|| align=right|2,907|| align=right|0,027|| align=right|3,00|| align=right|4,956||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19271)||1995 VG13|| align=right|15,0|| align=right|2,833|| align=right|0,037|| align=right|3,52|| align=right|4,768||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19272)||1995 WO15|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,014|| align=right|2,39|| align=right|4,586||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19273)||1995 XJ|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,137|| align=right|10,41|| align=right|4,695||MBA||10. prosince 1995||Kleť||Klet
|-
|(19274)||1995 XA1|| align=right|12,2|| align=right|2,997|| align=right|0,073|| align=right|12,10|| align=right|5,188||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19275)||1995 XF1|| align=right|14,0|| align=right|3,030|| align=right|0,100|| align=right|9,00|| align=right|5,274||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19276)||1995 XS4|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,161|| align=right|11,73|| align=right|5,291||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19277)||1995 YD|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,148|| align=right|7,61|| align=right|5,393||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19278)||1995 YN|| align=right|12,6|| align=right|3,035|| align=right|0,086|| align=right|16,20|| align=right|5,285||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19279)||1995 YC4|| align=right|14,1|| align=right|3,360|| align=right|0,057|| align=right|00,68|| align=right|6,158||MBA||28. prosince 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(19280)||1996 AV|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,032|| align=right|8,09|| align=right|5,644||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19281)||1996 AP3|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,194|| align=right|6,83|| align=right|3,461||MBA||14. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(19282)||1996 AM15|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,173|| align=right|00,24|| align=right|5,418||MBA||14. ledna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19283)||1996 BJ2|| align=right|13,2|| align=right|3,054|| align=right|0,054|| align=right|9,10|| align=right|5,336||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19284)||1996 BU3|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,094|| align=right|21,52|| align=right|5,743||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19285)||1996 CM9|| align=right|12,2|| align=right|3,397|| align=right|0,065|| align=right|14,31|| align=right|6,261||MBA||12. února 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19286)||1996 DU|| align=right|13,6|| align=right|2,576|| align=right|0,220|| align=right|13,20|| align=right|4,133||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19287) Paronelli||1996 DH1|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,118|| align=right|13,04|| align=right|5,596||MBA||22. února 1996||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(19288)||1996 FJ5|| align=right|12,3|| align=right|2,574|| align=right|0,126|| align=right|15,53|| align=right|4,129||MBA||20. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19289)||1996 HY12|| align=right|15,6|| align=right|2,120|| align=right|0,126|| align=right|1,64|| align=right|3,087||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19290) Schroeder||1996 JR1|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,229|| align=right|23,29|| align=right|3,456||MBA||15. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(19291) Karelzeman||1996 LF|| align=right|13,3|| align=right|3,177|| align=right|0,137|| align=right|16,37|| align=right|5,661||MBA||6. června 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(19292)||1996 NG5|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,167|| align=right|1,73|| align=right|3,386||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19293) Dedekind||1996 OF|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,111|| align=right|6,92|| align=right|3,419||MBA||18. července 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19294) Weymouth||1996 PF|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,104|| align=right|5,91|| align=right|3,728||MBA||6. srpna 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(19295)||1996 RC1|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,127|| align=right|2,47|| align=right|3,319||MBA||10. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(19296)||1996 RO4|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,210|| align=right|1,64|| align=right|3,573||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(19297)||1996 RS24|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|6,23|| align=right|3,547||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19298)||1996 SU4|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|6,72|| align=right|3,702||MBA||20. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19299)||1996 SZ4|| align=right|8,2|| align=right|39,39|| align=right|0,255|| align=right|4,75|| align=right|248||PLT||16. září 1996||La Palma||A. Fitzsimmons; M. J. Irwin; I. P. Williams
|-
|(19300)||1996 SH6|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,064|| align=right|7,95|| align=right|3,480||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19301)||1996 SF8|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,274|| align=right|00,99|| align=right|4,082||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19302)||1996 TD|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,171|| align=right|4,03|| align=right|3,465||MBA||1. října 1996||Uppsala||L. Kamel; K. Lundgren
|-
|(19303)||1996 TP1|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|3,83|| align=right|3,768||MBA||5. října 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19304)||1996 TQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,213|| align=right|2,11|| align=right|3,663||MBA||5. října 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19305)||1996 TH10|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,195|| align=right|14,80|| align=right|4,080||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19306)||1996 TN12|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,168|| align=right|1,46|| align=right|3,614||MBA||12. října 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(19307)||1996 TG13|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,156|| align=right|2,15|| align=right|3,868||MBA||14. října 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19308)||1996 TO66|| align=right|4,5|| align=right|43,17|| align=right|0,122|| align=right|27,49|| align=right|284||CBW||12. října 1996||Mauna Kea||C. Trujillo; D. C. Jewitt; J. X. Luu
|-
|(19309)||1996 UK1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,183|| align=right|3,24|| align=right|3,656||MBA||20. října 1996||Kashihara||T. Uto
|-
|(19310) Osawa||1996 VF1|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,155|| align=right|3,79|| align=right|3,737||MBA||4. listopadu 1996||Mitaka||I. Sato; H. Fukushima
|-
|(19311)||1996 VF3|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,222|| align=right|8,91|| align=right|3,698||MBA||12. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(19312)||1996 VR7|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,108|| align=right|5,10|| align=right|3,799||MBA||15. listopadu 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(19313)||1996 VF8|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,161|| align=right|13,76|| align=right|4,198||MBA||6. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19314)||1996 VT8|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,192|| align=right|13,47|| align=right|4,407||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19315)||1996 VY8|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,145|| align=right|5,38|| align=right|3,566||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(19316)||1996 WB|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,176|| align=right|13,97|| align=right|4,373||MBA||16. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19317)||1996 WS1|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,046|| align=right|4,22|| align=right|4,092||MBA||30. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19318)||1996 XB2|| align=right|14,0|| align=right|2,350|| align=right|0,239|| align=right|24,38|| align=right|3,601||MBA||2. prosince 1996||Sormano||F. Manca; M. Cavagna
|-
|(19319)||1996 XX2|| align=right|14,2|| align=right|2,530|| align=right|0,142|| align=right|2,35|| align=right|4,024||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19320)||1996 XB6|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,077|| align=right|13,49|| align=right|4,032||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19321)||1996 XY7|| align=right|13,9|| align=right|2,697|| align=right|0,058|| align=right|8,11|| align=right|4,428||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19322)||1996 XQ11|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,184|| align=right|3,55|| align=right|4,573||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19323)||1996 XM13|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,064|| align=right|3,47|| align=right|4,318||MBA||9. prosince 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(19324)||1996 XA18|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|5,94|| align=right|4,205||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19325)||1996 XC18|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,100|| align=right|8,14|| align=right|3,879||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19326)||1996 XD19|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,127|| align=right|4,24|| align=right|3,839||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19327)||1996 XH19|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,150|| align=right|15,85|| align=right|4,264||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19328)||1996 XY28|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,113|| align=right|1,78|| align=right|3,848||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19329)||1996 XZ30|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,143|| align=right|5,48|| align=right|3,818||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19330)||1996 XJ31|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,062|| align=right|10,31|| align=right|4,576||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19331)||1996 XL33|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|9,10|| align=right|4,048||MBA||4. prosince 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(19332)||1996 YQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,248|| align=right|8,22|| align=right|4,036||MBA||18. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19333)||1996 YT1|| align=right|13,3|| align=right|2,636|| align=right|0,132|| align=right|14,18|| align=right|4,278||MBA||19. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19334)||1996 YV1|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,182|| align=right|1,58|| align=right|4,273||MBA||19. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19335)||1996 YL2|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,064|| align=right|7,15|| align=right|3,724||MBA||28. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19336)||1997 AF|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,310|| align=right|7,52|| align=right|4,085||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19337)||1997 AT|| align=right|13,5|| align=right|2,456|| align=right|0,235|| align=right|8,56|| align=right|3,849||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19338)||1997 AB2|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,017|| align=right|15,48|| align=right|4,113||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19339)||1997 AF4|| align=right|13,7|| align=right|2,776|| align=right|0,157|| align=right|8,87|| align=right|4,623||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19340)||1997 AV4|| align=right|13,2|| align=right|2,792|| align=right|0,057|| align=right|7,57|| align=right|4,664||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19341)||1997 AQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,834|| align=right|0,022|| align=right|6,63|| align=right|4,771||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19342)||1997 AA7|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,230|| align=right|2,79|| align=right|4,043||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19343)||1997 AR7|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,11|| align=right|3,689||MBA||5. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19344)||1997 AD14|| align=right|14,0|| align=right|2,758|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|4,579||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19345)||1997 BV2|| align=right|14,3|| align=right|2,867|| align=right|0,053|| align=right|3,23|| align=right|4,854||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19346)||1997 CG1|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,142|| align=right|6,17|| align=right|4,168||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19347)||1997 CH9|| align=right|14,4|| align=right|2,785|| align=right|0,174|| align=right|5,35|| align=right|4,648||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19348)||1997 CL12|| align=right|15,0|| align=right|2,886|| align=right|0,042|| align=right|1,81|| align=right|4,901||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19349) Denjoy||1997 CF22|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,034|| align=right|5,70|| align=right|4,660||MBA||13. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19350)||1997 CU28|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,197|| align=right|2,80|| align=right|4,347||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19351)||1997 EK|| align=right|12,9|| align=right|2,912|| align=right|0,077|| align=right|12,71|| align=right|4,968||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19352)||1997 EL|| align=right|12,1|| align=right|3,002|| align=right|0,124|| align=right|10,97|| align=right|5,201||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19353)||1997 EQ30|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,146|| align=right|11,55|| align=right|4,403||MBA||10. března 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(19354)||1997 FS2|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,214|| align=right|11,39|| align=right|5,407||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19355)||1997 FU2|| align=right|12,9|| align=right|3,046|| align=right|0,100|| align=right|10,77|| align=right|5,315||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19356)||1997 GH3|| align=right|17,1|| align=right|2,492|| align=right|0,569|| align=right|3,00|| align=right|3,934||AMR||6. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(19357)||1997 GZ7|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,031|| align=right|13,85|| align=right|5,628||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19358)||1997 GO23|| align=right|13,5|| align=right|3,336|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|6,094||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19359)||1997 GB35|| align=right|13,0|| align=right|3,183|| align=right|0,036|| align=right|12,85|| align=right|5,678||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19360)||1997 JS12|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,106|| align=right|00,65|| align=right|5,488||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19361)||1997 KH4|| align=right|14,2|| align=right|2,261|| align=right|0,080|| align=right|6,33|| align=right|3,400||MBA||31. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19362)||1997 MX3|| align=right|13,8|| align=right|3,005|| align=right|0,114|| align=right|11,20|| align=right|5,209||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(19363)||1997 OL2|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,147|| align=right|2,81|| align=right|5,329||MBA||31. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(19364) Semafor||1997 SM1|| align=right|13,1|| align=right|2,682|| align=right|0,107|| align=right|13,40|| align=right|4,392||MBA||21. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(19365)||1997 VL5|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,163|| align=right|8,28|| align=right|3,524||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19366)||1997 VZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|13,83|| align=right|4,399||MBA||6. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19367) Pink Floyd||1997 XW3|| align=right|14,8|| align=right|2,446|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|3,824||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(19368)||1997 XZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,192|| align=right|0,041|| align=right|00,67|| align=right|3,246||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(19369)||1997 YO|| align=right|11,8|| align=right|3,136|| align=right|0,172|| align=right|17,64|| align=right|5,553||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19370)||1997 YY8|| align=right|12,6|| align=right|2,650|| align=right|0,167|| align=right|15,46|| align=right|4,314||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(19371)||1997 YP11|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,029|| align=right|3,12|| align=right|3,319||MBA||27. prosince 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(19372)||1997 YP13|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|6,49|| align=right|3,577||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19373)||1997 YC14|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,173|| align=right|6,24|| align=right|3,412||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19374)||1997 YG17|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,099|| align=right|8,47|| align=right|3,662||MBA||27. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19375)||1998 AB5|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|3,489||MBA||6. ledna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19376)||1998 BE1|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,051|| align=right|6,18|| align=right|3,441||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19377)||1998 BE4|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|4,40|| align=right|3,540||MBA||21. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(19378)||1998 BB7|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,076|| align=right|6,16|| align=right|3,713||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19379) Labrecque||1998 BR7|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,280|| align=right|23,10|| align=right|3,541||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19380)||1998 BB11|| align=right|13,5|| align=right|2,397|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,711||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19381)||1998 BB15|| align=right|15,8|| align=right|2,222|| align=right|0,132|| align=right|3,74|| align=right|3,311||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19382)||1998 BH25|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,074|| align=right|2,89|| align=right|3,821||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19383) Rolling Stones||1998 BZ32|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,512||MBA||29. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19384) Winton||1998 CP1|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,175|| align=right|2,99|| align=right|3,272||MBA||6. února 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(19385)||1998 CE4|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,180|| align=right|4,64|| align=right|3,546||MBA||13. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(19386)||1998 CR4|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,172|| align=right|7,58|| align=right|3,503||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19387)||1998 DA2|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,183|| align=right|6,08|| align=right|3,433||MBA||18. února 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19388)||1998 DQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,342|| align=right|20,51|| align=right|3,472||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19389)||1998 DD14|| align=right|13,2|| align=right|3,159|| align=right|0,222|| align=right|11,53|| align=right|5,614||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19390)||1998 DK14|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|3,80|| align=right|3,675||MBA||24. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(19391)||1998 DR15|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,072|| align=right|6,15|| align=right|3,483||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19392)||1998 DW31|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,060|| align=right|6,65|| align=right|3,470||MBA||22. února 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(19393)||1998 DT33|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,059|| align=right|5,81|| align=right|3,696||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19394)||1998 DA34|| align=right|14,5|| align=right|2,492|| align=right|0,031|| align=right|5,18|| align=right|3,932||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19395) Barrera||1998 EP1|| align=right|15,1|| align=right|2,263|| align=right|0,083|| align=right|2,79|| align=right|3,404||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19396)||1998 EV1|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,130|| align=right|2,26|| align=right|4,484||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19397) Lagarini||1998 ER3|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,144|| align=right|2,30|| align=right|3,766||MBA||3. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19398)||1998 EM8|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,262|| align=right|3,88|| align=right|3,528||MBA||2. března 1998||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(19399)||1998 EP10|| align=right|14,9|| align=right|2,599|| align=right|0,048|| align=right|7,45|| align=right|4,190||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19400)||1998 EC11|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,198|| align=right|2,90|| align=right|3,638||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19401)||1998 ES11|| align=right|15,4|| align=right|2,518|| align=right|0,079|| align=right|4,21|| align=right|3,996||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19402)||1998 EG14|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,270|| align=right|3,32|| align=right|3,355||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19403)||1998 FA1|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,048|| align=right|3,64|| align=right|4,262||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19404)||1998 FO5|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,056|| align=right|4,80|| align=right|4,231||MBA||24. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19405)||1998 FT8|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,142|| align=right|11,11|| align=right|4,401||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19406)||1998 FM10|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,270|| align=right|16,49|| align=right|4,666||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19407) Standing Bear||1998 FG11|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,118|| align=right|15,08|| align=right|4,169||MBA||25. března 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(19408)||1998 FM11|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,113|| align=right|11,67|| align=right|5,100||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19409)||1998 FA12|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,048|| align=right|8,53|| align=right|3,542||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19410) Guisard||1998 FW14|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|6,25|| align=right|3,619||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19411) Collinarnold||1998 FJ22|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,120|| align=right|3,14|| align=right|3,371||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19412)||1998 FC24|| align=right|13,7|| align=right|2,339|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|3,576||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19413) Grantlewis||1998 FB30|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,691||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19414)||1998 FP32|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,229|| align=right|2,84|| align=right|3,597||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19415) Parvamenon||1998 FC34|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,677||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19416) Benglass||1998 FM34|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,737||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19417) Madelynho||1998 FG40|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,115|| align=right|1,14|| align=right|3,780||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19418)||1998 FL49|| align=right|14,8|| align=right|2,196|| align=right|0,147|| align=right|2,02|| align=right|3,253||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19419) Pinkham||1998 FO49|| align=right|14,1|| align=right|2,306|| align=right|0,104|| align=right|7,83|| align=right|3,500||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19420) Vivekbuch||1998 FB54|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,030|| align=right|2,22|| align=right|4,294||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19421) Zachulett||1998 FD56|| align=right|14,4|| align=right|2,654|| align=right|0,067|| align=right|4,41|| align=right|4,324||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19422)||1998 FV56|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,232|| align=right|5,39|| align=right|4,059||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19423) Hefter||1998 FD58|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,111|| align=right|1,01|| align=right|3,761||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19424) Andrewsong||1998 FH61|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,103|| align=right|4,54|| align=right|4,018||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19425) Nicholasrapp||1998 FW61|| align=right|14,6|| align=right|2,449|| align=right|0,173|| align=right|5,27|| align=right|3,832||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19426) Leal||1998 FP65|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,166|| align=right|7,65|| align=right|4,520||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19427)||1998 FJ66|| align=right|13,9|| align=right|2,532|| align=right|0,064|| align=right|9,66|| align=right|4,028||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19428) Gracehsu||1998 FU66|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,085|| align=right|6,06|| align=right|4,451||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19429) Grubaugh||1998 FD69|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|2,08|| align=right|3,668||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19430) Kristinaufer||1998 FO69|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|3,751||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19431)||1998 FS70|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,181|| align=right|13,60|| align=right|5,653||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19432)||1998 FL71|| align=right|14,0|| align=right|2,376|| align=right|0,084|| align=right|5,76|| align=right|3,662||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19433) Naftz||1998 FG72|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,032|| align=right|2,51|| align=right|4,338||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19434) Bahuffman||1998 FD75|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,116|| align=right|00,75|| align=right|4,132||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19435)||1998 FN75|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,113|| align=right|15,57|| align=right|4,203||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19436) Marycole||1998 FR76|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,080|| align=right|4,94|| align=right|3,897||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19437) Jennyblank||1998 FQ79|| align=right|14,5|| align=right|2,781|| align=right|0,134|| align=right|5,21|| align=right|4,636||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19438) Khaki||1998 FF83|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,058|| align=right|4,79|| align=right|3,486||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19439) Allisontjong||1998 FB91|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,058|| align=right|7,29|| align=right|4,170||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19440) Sumatijain||1998 FN103|| align=right|15,0|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|4,71|| align=right|3,376||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19441) Trucpham||1998 FJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,178|| align=right|8,81|| align=right|4,524||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19442) Brianrice||1998 FM106|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,089|| align=right|4,42|| align=right|4,534||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19443) Yanzhong||1998 FE109|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,143|| align=right|5,15|| align=right|3,561||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19444) Addicott||1998 FT109|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,152|| align=right|5,67|| align=right|3,415||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19445)||1998 FE112|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,051|| align=right|13,85|| align=right|4,108||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19446) Muroski||1998 FX113|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,187|| align=right|4,42|| align=right|3,693||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19447) Jessicapearl||1998 FD114|| align=right|14,3|| align=right|2,292|| align=right|0,107|| align=right|5,96|| align=right|3,470||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19448) Jenniferling||1998 FJ122|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,108|| align=right|2,30|| align=right|3,523||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19449)||1998 FE125|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,148|| align=right|11,59|| align=right|4,263||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19450) Sussman||1998 FF125|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,056|| align=right|5,68|| align=right|3,702||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19451)||1998 FP125|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,110|| align=right|12,42|| align=right|4,311||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19452) Keeney||1998 FX125|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,051|| align=right|5,87|| align=right|3,410||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19453) Murdochorne||1998 FM126|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,158|| align=right|4,39|| align=right|3,337||MBA||28. března 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19454) Henrymarr||1998 FX127|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|7,14|| align=right|3,615||MBA||25. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19455)||1998 FJ145|| align=right|13,7|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|6,73|| align=right|3,780||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19456) Pimdouglas||1998 HU5|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,194|| align=right|6,22|| align=right|3,297||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19457) Robcastillo||1998 HE6|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,109|| align=right|7,84|| align=right|5,789||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19458) Legault||1998 HE8|| align=right|14,0|| align=right|2,442|| align=right|0,075|| align=right|6,81|| align=right|3,816||MBA||21. dubna 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(19459)||1998 HM11|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,169|| align=right|7,88|| align=right|3,460||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19460)||1998 HW13|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,240|| align=right|13,26|| align=right|4,326||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19461) Feingold||1998 HZ16|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,092|| align=right|5,07|| align=right|4,057||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19462) Ulissedini||1998 HE20|| align=right|13,1|| align=right|2,905|| align=right|0,108|| align=right|2,22|| align=right|4,951||MBA||27. dubna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19463) Emilystoll||1998 HY29|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,045|| align=right|2,13|| align=right|4,557||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19464) Ciarabarr||1998 HZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,009|| align=right|3,30|| align=right|4,323||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19465) Amandarusso||1998 HA32|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,081|| align=right|3,98|| align=right|4,558||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19466) Darcydiegel||1998 HQ34|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,032|| align=right|6,37|| align=right|4,545||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19467) Amandanagy||1998 HU39|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,015|| align=right|2,12|| align=right|4,511||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19468)||1998 HO45|| align=right|14,0|| align=right|2,551|| align=right|0,130|| align=right|4,35|| align=right|4,073||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19469)||1998 HV45|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,165|| align=right|15,67|| align=right|4,143||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19470)||1998 HE52|| align=right|14,2|| align=right|2,886|| align=right|0,063|| align=right|1,07|| align=right|4,902||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19471)||1998 HK52|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,166|| align=right|10,70|| align=right|5,585||MBA||25. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19472)||1998 HL52|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,022|| align=right|14,44|| align=right|4,133||MBA||27. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19473) Marygardner||1998 HE60|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,088|| align=right|6,89|| align=right|3,745||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19474)||1998 HJ80|| align=right|14,6|| align=right|3,232|| align=right|0,080|| align=right|5,54|| align=right|5,810||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19475) Mispagel||1998 HA91|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,200|| align=right|5,23|| align=right|3,709||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19476) Denduluri||1998 HQ94|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,027|| align=right|1,97|| align=right|4,550||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19477) Teresajentz||1998 HB95|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,082|| align=right|3,24|| align=right|5,018||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19478) Jaimeflores||1998 HY96|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,132|| align=right|2,26|| align=right|3,803||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19479)||1998 HG97|| align=right|13,9|| align=right|3,135|| align=right|0,178|| align=right|5,92|| align=right|5,551||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19480)||1998 HJ100|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,107|| align=right|8,91|| align=right|4,633||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19481)||1998 HX101|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,054|| align=right|12,83|| align=right|5,535||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19482)||1998 HL102|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,167|| align=right|11,18|| align=right|5,674||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19483)||1998 HA116|| align=right|13,7|| align=right|2,452|| align=right|0,132|| align=right|11,36|| align=right|3,839||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19484) Vanessaspini||1998 HF121|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,070|| align=right|6,46|| align=right|3,535||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19485)||1998 HC122|| align=right|12,5|| align=right|2,981|| align=right|0,072|| align=right|11,28|| align=right|5,146||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19486)||1998 HW122|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,043|| align=right|9,62|| align=right|4,596||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19487) Rosscoleman||1998 HO124|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|6,09|| align=right|3,745||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19488) Abramcoley||1998 HW125|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,162|| align=right|7,87|| align=right|3,572||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19489)||1998 HL149|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,122|| align=right|5,79|| align=right|4,077||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19490)||1998 HC150|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,179|| align=right|15,12|| align=right|4,245||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19491)||1998 HG153|| align=right|13,3|| align=right|2,662|| align=right|0,184|| align=right|16,95|| align=right|4,342||MBA||24. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19492)||1998 JT|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,220|| align=right|6,12|| align=right|3,386||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19493)||1998 JY1|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,125|| align=right|6,09|| align=right|4,288||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(19494)||1998 KJ8|| align=right|13,4|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|12,02|| align=right|5,181||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19495)||1998 KZ8|| align=right|12,3|| align=right|2,552|| align=right|0,070|| align=right|15,92|| align=right|4,077||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19496) Josephbarone||1998 KC32|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,157|| align=right|3,54|| align=right|3,794||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19497) Pineda||1998 KN32|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,168|| align=right|3,22|| align=right|3,650||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19498)||1998 KG38|| align=right|13,6|| align=right|2,789|| align=right|0,102|| align=right|2,88|| align=right|4,657||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19499)||1998 KR42|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,097|| align=right|12,94|| align=right|4,501||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19500) Hillaryfultz||1998 KF49|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,078|| align=right|7,21|| align=right|4,466||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19501)||1998 KC50|| align=right|12,2|| align=right|3,138|| align=right|0,114|| align=right|16,85|| align=right|5,558||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19502)||1998 KB51|| align=right|13,3|| align=right|2,518|| align=right|0,109|| align=right|8,51|| align=right|3,994||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19503)||1998 KE65|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,163|| align=right|15,20|| align=right|5,331||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19504) Vladalekseev||1998 LL2|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,041|| align=right|11,01|| align=right|5,178||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19505)||1998 MC|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|6,13|| align=right|4,162||MBA||16. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19506)||1998 MN4|| align=right|14,2|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|20,73|| align=right|4,802||MBA||18. června 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(19507)||1998 MZ13|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,127|| align=right|10,18|| align=right|5,348||MBA||19. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19508)||1998 MC17|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,227|| align=right|1,24|| align=right|5,696||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19509)||1998 MG38|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,218|| align=right|12,68|| align=right|4,198||MBA||29. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19510)||1998 MV42|| align=right|13,9|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|4,06|| align=right|3,437||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19511)||1998 MC45|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,162|| align=right|13,31|| align=right|4,221||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19512)||1998 QU2|| align=right|13,6|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|15,61|| align=right|4,113||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19513)||1998 QN7|| align=right|12,8|| align=right|3,397|| align=right|0,115|| align=right|17,07|| align=right|6,259||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19514)||1998 QB75|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,180|| align=right|11,61|| align=right|4,061||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19515)||1998 QM76|| align=right|12,6|| align=right|2,640|| align=right|0,136|| align=right|9,93|| align=right|4,289||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19516)||1998 QF80|| align=right|13,9|| align=right|2,346|| align=right|0,265|| align=right|11,68|| align=right|3,592||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19517)||1998 SK164|| align=right|13,0|| align=right|2,664|| align=right|0,146|| align=right|7,55|| align=right|4,346||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19518) Moulding||1998 VZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,102|| align=right|5,32|| align=right|3,377||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19519)||1998 WB8|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|1,13|| align=right|3,545||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19520)||1998 WC24|| align=right|13,3|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|13,12|| align=right|4,208||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19521) Chaos||1998 WH24|| align=right|4,9|| align=right|45,60|| align=right|0,103|| align=right|12,07|| align=right|308||CBW||19. listopadu 1998||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(19522)||1998 XQ83|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,130|| align=right|12,01|| align=right|4,380||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(19523) Paolofrisi||1998 YX3|| align=right|14,2|| align=right|2,765|| align=right|0,134|| align=right|9,05|| align=right|4,596||MBA||18. prosince 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(19524) Acaciacoleman||1998 YB7|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|12,76|| align=right|4,313||MBA||23. prosince 1998||Kanab||E. Sheridan
|-
|(19525)||1999 CO|| align=right|13,7|| align=right|2,453|| align=right|0,067|| align=right|5,74|| align=right|3,841||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19526)||1999 FS7|| align=right|15,5|| align=right|2,151|| align=right|0,189|| align=right|1,46|| align=right|3,154||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19527)||1999 FN30|| align=right|13,8|| align=right|2,438|| align=right|0,121|| align=right|7,62|| align=right|3,807||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19528) Delloro||1999 GB1|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|1,96|| align=right|5,664||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||G. D'Abramo; A. Boattini
|-
|(19529)||1999 GQ15|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,230|| align=right|1,56|| align=right|3,708||MBA||15. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19530)||1999 GQ23|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,238|| align=right|2,45|| align=right|3,490||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19531) Charton||1999 GM32|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,173|| align=right|5,68|| align=right|3,376||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19532)||1999 GB34|| align=right|13,3|| align=right|2,387|| align=right|0,085|| align=right|3,53|| align=right|3,688||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19533) Garrison||1999 GM35|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,169|| align=right|2,97|| align=right|3,279||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19534)||1999 GL47|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|6,07|| align=right|3,406||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19535) Rowanatkinson||1999 HF3|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,188|| align=right|2,37|| align=right|4,215||MBA||24. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19536)||1999 JM4|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,188|| align=right|24,01|| align=right|3,482||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19537)||1999 JL8|| align=right|14,6|| align=right|1,961|| align=right|0,060|| align=right|27,14|| align=right|2,746||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19538)||1999 JD12|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,270|| align=right|22,95|| align=right|3,717||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19539) Anaverdu||1999 JO14|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,182|| align=right|6,86|| align=right|3,551||MBA||14. května 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19540)||1999 JF23|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,166|| align=right|1,24|| align=right|3,147||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19541)||1999 JA27|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,245|| align=right|2,36|| align=right|3,614||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19542) Lindperkins||1999 JL27|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,057|| align=right|2,65|| align=right|3,491||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19543) Burgoyne||1999 JR30|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|6,11|| align=right|3,335||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19544) Avramkottke||1999 JN33|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,195|| align=right|2,72|| align=right|3,710||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19545)||1999 JY33|| align=right|13,8|| align=right|2,237|| align=right|0,144|| align=right|5,44|| align=right|3,345||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19546)||1999 JN34|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,268|| align=right|8,78|| align=right|3,738||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19547) Collier||1999 JP57|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,088|| align=right|1,73|| align=right|3,290||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19548)||1999 JJ58|| align=right|12,7|| align=right|2,590|| align=right|0,039|| align=right|14,64|| align=right|4,167||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19549)||1999 JS58|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,217|| align=right|6,11|| align=right|3,417||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19550) Samabates||1999 JP61|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,179|| align=right|3,43|| align=right|3,456||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19551) Peterborden||1999 JL62|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|3,400||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19552)||1999 JJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,204|| align=right|3,50|| align=right|3,716||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19553)||1999 JF71|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,213|| align=right|8,25|| align=right|4,030||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19554)||1999 JU74|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|13,06|| align=right|4,297||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19555)||1999 JO77|| align=right|13,5|| align=right|2,570|| align=right|0,202|| align=right|8,19|| align=right|4,118||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19556)||1999 JV77|| align=right|13,9|| align=right|2,406|| align=right|0,183|| align=right|12,30|| align=right|3,731||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19557)||1999 JC79|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,161|| align=right|16,33|| align=right|4,131||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19558)||1999 JK80|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,118|| align=right|12,18|| align=right|3,736||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19559)||1999 JY80|| align=right|13,3|| align=right|2,690|| align=right|0,185|| align=right|13,66|| align=right|4,411||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19560)||1999 JH81|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|12,93|| align=right|4,186||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19561)||1999 JK81|| align=right|13,2|| align=right|2,803|| align=right|0,246|| align=right|8,91|| align=right|4,692||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19562)||1999 JM81|| align=right|13,0|| align=right|2,594|| align=right|0,192|| align=right|12,24|| align=right|4,177||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19563) Brzezinska||1999 JB124|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,135|| align=right|5,25|| align=right|3,408||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19564) Ajburnetti||1999 JP126|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,139|| align=right|7,32|| align=right|3,528||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19565)||1999 KF4|| align=right|12,7|| align=right|3,087|| align=right|0,296|| align=right|23,36|| align=right|5,423||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19566)||1999 KO6|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,208|| align=right|2,91|| align=right|3,791||MBA||23. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19567)||1999 KS7|| align=right|12,8|| align=right|2,554|| align=right|0,053|| align=right|11,31|| align=right|4,080||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19568) Rachelmarie||1999 KY14|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|3,78|| align=right|3,463||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19569)||1999 KM15|| align=right|13,4|| align=right|2,606|| align=right|0,119|| align=right|11,04|| align=right|4,207||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19570) Jessedouglas||1999 LH6|| align=right|13,1|| align=right|2,402|| align=right|0,074|| align=right|5,06|| align=right|3,722||MBA||13. června 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19571)||1999 LA7|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|1,25|| align=right|3,766||MBA||8. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19572) Leahmarie||1999 LE11|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,524||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19573) Cummings||1999 LW13|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,150|| align=right|6,64|| align=right|3,419||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19574) Davidedwards||1999 LQ21|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,189|| align=right|3,31|| align=right|3,375||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19575) Feeny||1999 LB22|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,116|| align=right|4,95|| align=right|3,411||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19576)||1999 LP22|| align=right|14,9|| align=right|2,165|| align=right|0,191|| align=right|2,84|| align=right|3,185||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19577) Bobbyfisher||1999 LP26|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|3,342||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19578) Kirkdouglas||1999 MO|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,179|| align=right|2,32|| align=right|3,724||MBA||20. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19579)||1999 MB1|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|5,16|| align=right|4,350||MBA||23. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19580)||1999 ND|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,084|| align=right|18,14|| align=right|4,781||MBA||4. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19581)||1999 NC3|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,150|| align=right|5,46|| align=right|4,358||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19582) Blow||1999 NL4|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,047|| align=right|2,09|| align=right|4,173||MBA||13. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19583)||1999 NT4|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,080|| align=right|2,21|| align=right|3,664||MBA||12. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19584) Sarahgerin||1999 NZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,052|| align=right|1,47|| align=right|4,315||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19585) Zachopkins||1999 NU7|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,176|| align=right|2,65|| align=right|5,465||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19586)||1999 NA10|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,058|| align=right|0,99|| align=right|4,816||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19587) Keremane||1999 NG11|| align=right|14,1|| align=right|2,918|| align=right|0,065|| align=right|2,94|| align=right|4,984||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19588)||1999 NL11|| align=right|13,2|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|1,32|| align=right|5,533||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19589) Kirkland||1999 NZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,118|| align=right|6,01|| align=right|3,728||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19590)||1999 NG18|| align=right|12,3|| align=right|3,242|| align=right|0,021|| align=right|22,82|| align=right|5,836||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19591) Michaelklein||1999 NW21|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,099|| align=right|6,31|| align=right|4,567||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19592)||1999 NZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,229|| align=right|5,18|| align=right|4,166||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19593) Justinkoh||1999 NZ29|| align=right|15,4|| align=right|3,161|| align=right|0,187|| align=right|1,29|| align=right|5,618||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19594)||1999 NL31|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,213|| align=right|6,15|| align=right|3,512||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19595) Lafer-Sousa||1999 NW31|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,053|| align=right|1,79|| align=right|4,097||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19596) Spegorlarson||1999 NX31|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,073|| align=right|1,88|| align=right|4,020||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19597) Ryanlee||1999 NJ32|| align=right|15,0|| align=right|2,841|| align=right|0,075|| align=right|2,58|| align=right|4,787||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19598) Luttrell||1999 NL39|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,144|| align=right|4,10|| align=right|3,516||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19599) Brycemelton||1999 NX40|| align=right|14,3|| align=right|2,487|| align=right|0,120|| align=right|5,99|| align=right|3,920||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19600)||1999 NV41|| align=right|13,0|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|7,78|| align=right|4,039||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19601)||1999 ND42|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,175|| align=right|1,60|| align=right|5,757||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19602) Austinminor||1999 NK42|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,102|| align=right|2,46|| align=right|3,860||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19603) Monier||1999 NF48|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,087|| align=right|7,16|| align=right|4,488||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19604)||1999 NY48|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,162|| align=right|8,90|| align=right|4,597||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19605)||1999 NU52|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,109|| align=right|14,96|| align=right|4,234||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19606)||1999 NV54|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,128|| align=right|10,49|| align=right|5,336||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19607)||1999 NF55|| align=right|14,5|| align=right|2,530|| align=right|0,132|| align=right|14,07|| align=right|4,023||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19608)||1999 NC57|| align=right|12,4|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|10,38|| align=right|5,278||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19609)||1999 ND57|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,035|| align=right|10,75|| align=right|4,384||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19610)||1999 NR60|| align=right|12,6|| align=right|2,583|| align=right|0,104|| align=right|14,24|| align=right|4,152||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19611)||1999 NP64|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,066|| align=right|11,50|| align=right|5,149||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19612)||1999 OO|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,120|| align=right|5,89|| align=right|3,687||MBA||17. července 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19613)||1999 OX|| align=right|13,7|| align=right|2,765|| align=right|0,102|| align=right|8,30|| align=right|4,597||MBA||19. července 1999||Kleť||Klet
|-
|(19614) Montelongo||1999 OV1|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|5,56|| align=right|3,500||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19615)||1999 OB3|| align=right|12,0|| align=right|2,985|| align=right|0,099|| align=right|12,28|| align=right|5,158||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19616)||1999 OS3|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,193|| align=right|5,60|| align=right|3,454||MBA||24. července 1999||Bickley||Perth Observatory
|-
|(19617) Duhamel||1999 PH1|| align=right|14,0|| align=right|3,213|| align=right|0,148|| align=right|1,88|| align=right|5,759||MBA||8. srpna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19618) Maša||1999 PN3|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,206|| align=right|9,12|| align=right|3,604||MBA||11. srpna 1999||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|(19619) Bethbell||1999 QA|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,108|| align=right|7,19|| align=right|3,714||MBA||16. srpna 1999||Farpoint Obsevator||G. Bell
|-
|(19620) Auckland||1999 QG|| align=right|13,6|| align=right|2,696|| align=right|0,143|| align=right|14,08|| align=right|4,425||MBA||18. srpna 1999||Auckland||Auckland
|-
|(19621)||1999 RE1|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|14,18|| align=right|4,204||MBA||4. září 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(19622)||1999 RY2|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,167|| align=right|12,41|| align=right|5,821||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19623)||1999 RS3|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,066|| align=right|5,98|| align=right|3,738||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19624)||1999 RJ10|| align=right|13,3|| align=right|3,197|| align=right|0,261|| align=right|0,70|| align=right|5,715||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19625) Ovaitt||1999 RT11|| align=right|14,1|| align=right|2,443|| align=right|0,088|| align=right|3,11|| align=right|3,817||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19626)||1999 RJ16|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,019|| align=right|2,07|| align=right|5,086||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19627)||1999 RU16|| align=right|13,3|| align=right|2,843|| align=right|0,047|| align=right|1,11|| align=right|4,793||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19628)||1999 RD22|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,051|| align=right|2,30|| align=right|5,296||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19629) Serra||1999 RV31|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,028|| align=right|2,43|| align=right|4,654||MBA||8. září 1999||Guitalens||A. Klotz
|-
|(19630) Janebell||1999 RT33|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,034|| align=right|15,65|| align=right|4,225||MBA||2. září 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(19631) Greensleeves||1999 RY38|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,170|| align=right|9,74|| align=right|4,612||MBA||13. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19632)||1999 RP39|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,203|| align=right|8,11|| align=right|5,658||MBA||13. září 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(19633)||1999 RX42|| align=right|13,8|| align=right|2,446|| align=right|0,261|| align=right|12,98|| align=right|3,825||MBA||13. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19634)||1999 RG45|| align=right|12,8|| align=right|3,183|| align=right|0,175|| align=right|6,52|| align=right|5,678||MBA||14. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19635)||1999 RC47|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,190|| align=right|11,15|| align=right|4,359||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19636)||1999 RD48|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,185|| align=right|1,79|| align=right|5,506||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19637) Presbrey||1999 RU48|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,122|| align=right|4,45|| align=right|3,307||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19638) Johngenereid||1999 RH57|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,038|| align=right|5,76|| align=right|4,575||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19639)||1999 RO63|| align=right|13,4|| align=right|2,597|| align=right|0,087|| align=right|2,86|| align=right|4,185||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19640) Ethanroth||1999 RP89|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,139|| align=right|3,44|| align=right|4,582||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19641)||1999 RV91|| align=right|13,4|| align=right|2,729|| align=right|0,114|| align=right|9,12|| align=right|4,507||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19642)||1999 RK94|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,130|| align=right|15,59|| align=right|5,131||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19643) Jacobrucker||1999 RA95|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,134|| align=right|1,01|| align=right|5,449||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19644)||1999 RD102|| align=right|12,8|| align=right|3,032|| align=right|0,130|| align=right|10,85|| align=right|5,278||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19645)||1999 RE102|| align=right|12,8|| align=right|3,098|| align=right|0,139|| align=right|16,41|| align=right|5,452||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19646)||1999 RF102|| align=right|12,8|| align=right|3,022|| align=right|0,103|| align=right|14,28|| align=right|5,253||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19647)||1999 RZ103|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,117|| align=right|8,83|| align=right|5,253||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19648)||1999 RK104|| align=right|12,9|| align=right|2,677|| align=right|0,175|| align=right|12,14|| align=right|4,379||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19649)||1999 RQ104|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,061|| align=right|10,26|| align=right|5,503||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19650)||1999 RY105|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,033|| align=right|14,36|| align=right|5,625||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19651)||1999 RC112|| align=right|12,7|| align=right|2,559|| align=right|0,155|| align=right|14,65|| align=right|4,093||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19652) Saris||1999 RC117|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,062|| align=right|4,12|| align=right|4,615||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19653)||1999 RD119|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,114|| align=right|14,20|| align=right|4,040||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19654)||1999 RW119|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,186|| align=right|12,19|| align=right|4,359||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19655)||1999 RC121|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,056|| align=right|9,30|| align=right|5,170||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19656) Simpkins||1999 RA122|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,660||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19657)||1999 RE123|| align=right|13,9|| align=right|2,353|| align=right|0,078|| align=right|6,27|| align=right|3,609||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19658) Sloop||1999 RM125|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,068|| align=right|2,17|| align=right|4,152||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19659)||1999 RB128|| align=right|14,5|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|11,32|| align=right|5,110||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19660) Danielsteck||1999 RQ129|| align=right|15,3|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|7,33|| align=right|3,546||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19661)||1999 RR130|| align=right|13,5|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|6,57|| align=right|4,644||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19662) Stunzi||1999 RG132|| align=right|14,5|| align=right|2,292|| align=right|0,114|| align=right|6,35|| align=right|3,470||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19663) Rykerwatts||1999 RU133|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,058|| align=right|8,43|| align=right|4,502||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19664) Yancey||1999 RV135|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,168|| align=right|9,47|| align=right|5,362||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19665)||1999 RT137|| align=right|12,7|| align=right|2,993|| align=right|0,088|| align=right|9,03|| align=right|5,177||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19666)||1999 RO144|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,125|| align=right|13,67|| align=right|4,338||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19667)||1999 RS144|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|8,85|| align=right|5,181||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19668)||1999 RB145|| align=right|12,9|| align=right|3,111|| align=right|0,213|| align=right|20,98|| align=right|5,486||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19669)||1999 RB150|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,029|| align=right|2,21|| align=right|4,308||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19670)||1999 RH151|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,070|| align=right|10,18|| align=right|5,406||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19671)||1999 RX151|| align=right|13,2|| align=right|3,004|| align=right|0,061|| align=right|4,49|| align=right|5,205||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19672)||1999 RP155|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,141|| align=right|6,29|| align=right|3,454||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19673)||1999 RR158|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,259|| align=right|14,59|| align=right|5,644||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19674)||1999 RN160|| align=right|13,2|| align=right|2,805|| align=right|0,155|| align=right|9,34|| align=right|4,698||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19675)||1999 RE162|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,152|| align=right|2,99|| align=right|3,676||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19676) Ofeliaguilar||1999 RY166|| align=right|15,0|| align=right|2,239|| align=right|0,139|| align=right|6,20|| align=right|3,349||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19677)||1999 RN168|| align=right|14,2|| align=right|2,862|| align=right|0,140|| align=right|14,42|| align=right|4,841||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19678) Belczyk||1999 RO168|| align=right|14,3|| align=right|2,890|| align=right|0,014|| align=right|1,81|| align=right|4,911||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19679) Gretabetteo||1999 RF179|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,099|| align=right|6,32|| align=right|3,778||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19680)||1999 RE180|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,506||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19681)||1999 RE194|| align=right|13,0|| align=right|2,909|| align=right|0,095|| align=right|5,36|| align=right|4,961||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19682)||1999 RW194|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,157|| align=right|12,30|| align=right|4,393||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19683)||1999 RK196|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,226|| align=right|7,29|| align=right|4,533||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19684)||1999 RL196|| align=right|13,1|| align=right|3,007|| align=right|0,076|| align=right|8,22|| align=right|5,213||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19685)||1999 RB197|| align=right|12,4|| align=right|2,974|| align=right|0,074|| align=right|12,32|| align=right|5,127||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19686)||1999 RL197|| align=right|12,8|| align=right|3,060|| align=right|0,068|| align=right|8,59|| align=right|5,352||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19687)||1999 RP199|| align=right|13,3|| align=right|2,725|| align=right|0,138|| align=right|7,12|| align=right|4,499||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19688)||1999 RR204|| align=right|13,1|| align=right|3,021|| align=right|0,069|| align=right|9,35|| align=right|5,251||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19689)||1999 RX205|| align=right|13,3|| align=right|3,508|| align=right|0,086|| align=right|8,52|| align=right|6,568||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19690)||1999 RD212|| align=right|13,0|| align=right|3,185|| align=right|0,167|| align=right|9,76|| align=right|5,682||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19691)||1999 RN214|| align=right|13,4|| align=right|2,744|| align=right|0,058|| align=right|5,51|| align=right|4,545||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19692)||1999 RR220|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|7,30|| align=right|3,732||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19693)||1999 RU230|| align=right|12,7|| align=right|2,997|| align=right|0,115|| align=right|11,34|| align=right|5,189||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19694) Dunkelman||1999 RX230|| align=right|12,9|| align=right|3,543|| align=right|0,091|| align=right|12,35|| align=right|6,669||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19695)||1999 RP234|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,105|| align=right|6,77|| align=right|3,425||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19696)||1999 SW1|| align=right|12,8|| align=right|3,192|| align=right|0,128|| align=right|16,63|| align=right|5,703||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19697)||1999 SY3|| align=right|13,9|| align=right|3,237|| align=right|0,115|| align=right|0,51|| align=right|5,823||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19698)||1999 SR4|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|8,91|| align=right|4,686||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19699)||1999 SC7|| align=right|14,1|| align=right|2,705|| align=right|0,257|| align=right|9,60|| align=right|4,448||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19700)||1999 SG15|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,172|| align=right|12,68|| align=right|4,247||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(19701)||1999 SH19|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,044|| align=right|20,99|| align=right|4,302||MBA||29. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19702)||1999 SK23|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,166|| align=right|7,13|| align=right|5,370||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19703)||1999 TJ4|| align=right|13,3|| align=right|2,982|| align=right|0,079|| align=right|6,31|| align=right|5,149||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19704) Medlock||1999 TU8|| align=right|13,0|| align=right|3,226|| align=right|0,109|| align=right|2,77|| align=right|5,793||MBA||7. října 1999||Hudson||S. Brady
|-
|(19705)||1999 TR10|| align=right|13,2|| align=right|3,065|| align=right|0,056|| align=right|10,48|| align=right|5,364||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(19706)||1999 TU11|| align=right|12,7|| align=right|3,171|| align=right|0,230|| align=right|13,61|| align=right|5,647||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(19707) Tokunai||1999 TZ12|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,190|| align=right|4,70|| align=right|3,380||MBA||8. října 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(19708)||1999 TM32|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,236|| align=right|3,76|| align=right|3,590||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19709)||1999 TT105|| align=right|13,5|| align=right|3,022|| align=right|0,043|| align=right|9,29|| align=right|5,252||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19710)||1999 TC185|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,141|| align=right|13,13|| align=right|4,243||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19711)||1999 TG219|| align=right|14,1|| align=right|2,348|| align=right|0,235|| align=right|21,11|| align=right|3,596||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(19712)||1999 TL220|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,082|| align=right|5,23|| align=right|5,623||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(19713)||1999 TV228|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,094|| align=right|5,48|| align=right|5,564||MBA||3. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19714)||1999 UD|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,199|| align=right|7,19|| align=right|3,386||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19715)||1999 UA4|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,066|| align=right|9,72|| align=right|5,367||MBA||27. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(19716)||1999 UH23|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,136|| align=right|7,56|| align=right|4,673||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(19717)||1999 UZ40|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,136|| align=right|2,06|| align=right|4,065||MBA||16. října 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(19718) Albertjarvis||1999 VF2|| align=right|13,1|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|14,65|| align=right|4,201||MBA||5. listopadu 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(19719) Glasser||1999 VB9|| align=right|13,3|| align=right|2,926|| align=right|0,329|| align=right|13,27|| align=right|5,005||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19720)||1999 VP10|| align=right|12,6|| align=right|2,795|| align=right|0,205|| align=right|9,33|| align=right|4,673||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19721) Wray||1999 VW11|| align=right|12,6|| align=right|2,975|| align=right|0,111|| align=right|13,96|| align=right|5,131||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19722)||1999 VU47|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,062|| align=right|13,78|| align=right|4,097||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19723)||1999 VG87|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,277|| align=right|10,26|| align=right|4,162||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(19724)||1999 VR114|| align=right|13,3|| align=right|2,979|| align=right|0,035|| align=right|8,20|| align=right|5,142||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(19725)||1999 WT4|| align=right|10,6|| align=right|5,239|| align=right|0,073|| align=right|9,94|| align=right|11,99||JUT||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19726)||1999 XL|| align=right|12,6|| align=right|2,983|| align=right|0,072|| align=right|16,91|| align=right|5,152||MBA||1. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19727)||1999 XS2|| align=right|13,2|| align=right|2,436|| align=right|0,186|| align=right|13,34|| align=right|3,800||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19728)||1999 XQ14|| align=right|13,5|| align=right|2,417|| align=right|0,121|| align=right|23,87|| align=right|3,758||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19729)||1999 XZ15|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,207|| align=right|2,47|| align=right|3,766||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19730) Machiavelli||1999 XO36|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,415|| align=right|22,89|| align=right|5,573||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19731)||1999 XA151|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|15,43|| align=right|5,693||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19732)||1999 XF165|| align=right|13,3|| align=right|2,416|| align=right|0,209|| align=right|12,52|| align=right|3,754||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19733)||1999 XA166|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,153|| align=right|12,51|| align=right|4,389||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19734)||1999 XE175|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,274|| align=right|5,30|| align=right|4,092||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19735)||1999 XN212|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,175|| align=right|14,53|| align=right|4,222||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(19736)||2000 AM51|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|8,82|| align=right|5,341||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19737)||2000 AQ51|| align=right|13,2|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|6,51|| align=right|5,378||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19738) Calinger||2000 AS97|| align=right|14,3|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|7,74|| align=right|3,448||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19739)||2000 AL104|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,178|| align=right|5,59|| align=right|3,502||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19740)||2000 AG138|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,086|| align=right|10,30|| align=right|4,579||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19741) Callahan||2000 AN141|| align=right|14,3|| align=right|2,248|| align=right|0,132|| align=right|8,05|| align=right|3,370||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19742)||2000 AS162|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,287|| align=right|4,17|| align=right|3,764||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19743)||2000 AF164|| align=right|12,8|| align=right|2,587|| align=right|0,156|| align=right|14,37|| align=right|4,159||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19744)||2000 AC176|| align=right|13,4|| align=right|2,721|| align=right|0,135|| align=right|7,55|| align=right|4,488||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19745)||2000 AP199|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,143|| align=right|14,88|| align=right|4,128||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19746)||2000 AE200|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,053|| align=right|14,60|| align=right|5,352||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19747)||2000 AK245|| align=right|13,2|| align=right|2,573|| align=right|0,170|| align=right|15,11|| align=right|4,127||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19748)||2000 BD5|| align=right|11,5|| align=right|3,210|| align=right|0,186|| align=right|27,14|| align=right|5,749||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19749)||2000 CG19|| align=right|13,6|| align=right|2,992|| align=right|0,070|| align=right|11,92|| align=right|5,175||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19750)||2000 CM62|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,116|| align=right|15,09|| align=right|4,190||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19751)||2000 CG63|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,243|| align=right|3,51|| align=right|4,272||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19752)||2000 CH67|| align=right|11,4|| align=right|3,999|| align=right|0,152|| align=right|23,87|| align=right|7,995||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19753)||2000 CL94|| align=right|14,6|| align=right|2,249|| align=right|0,206|| align=right|3,92|| align=right|3,371||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19754) Paclements||2000 CG95|| align=right|14,7|| align=right|2,243|| align=right|0,173|| align=right|6,43|| align=right|3,360||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19755)||2000 EH34|| align=right|12,3|| align=right|2,670|| align=right|0,187|| align=right|15,49|| align=right|4,362||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19756)||2000 EW50|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,182|| align=right|6,19|| align=right|4,025||MBA||9. března 2000||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(19757)||2000 GK1|| align=right|13,8|| align=right|2,572|| align=right|0,201|| align=right|14,98|| align=right|4,123||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19758) Janelcoulson||2000 GH100|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,126|| align=right|3,47|| align=right|3,613||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19759)||2000 GU146|| align=right|13,3|| align=right|2,653|| align=right|0,162|| align=right|13,27|| align=right|4,321||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(19760)||2000 GK160|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,049|| align=right|17,47|| align=right|5,710||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19761)||2000 JP10|| align=right|14,1|| align=right|2,311|| align=right|0,262|| align=right|22,14|| align=right|3,513||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19762) Lacrowder||2000 JQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,546||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19763) Klimesh||2000 MC|| align=right|13,2|| align=right|2,391|| align=right|0,199|| align=right|23,29|| align=right|3,696||MBA||18. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(19764)||2000 NF5|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,445|| align=right|1,33|| align=right|3,336||AMR||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19765)||2000 NM11|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|3,17|| align=right|3,695||MBA||10. července 2000||Valinhos||Valinhos
|-
|(19766) Katiedavis||2000 OH4|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,106|| align=right|6,60|| align=right|3,594||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19767)||2000 ON5|| align=right|13,3|| align=right|2,754|| align=right|0,064|| align=right|10,30|| align=right|4,569||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19768) Ellendoane||2000 OX14|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|3,655||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19769) Dolyniuk||2000 OP18|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,199|| align=right|2,07|| align=right|3,811||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19770)||2000 OP22|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,244|| align=right|7,88|| align=right|4,046||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19771)||2000 OF44|| align=right|13,7|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|12,37|| align=right|4,378||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19772)||2000 OU46|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|13,47|| align=right|4,371||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19773)||2000 OJ50|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,175|| align=right|13,24|| align=right|4,361||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19774)||2000 OS51|| align=right|12,2|| align=right|2,659|| align=right|0,236|| align=right|11,07|| align=right|4,335||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19775) Medmondson||2000 PY|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,098|| align=right|3,58|| align=right|3,534||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19776) Balears||2000 PA5|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|6,87|| align=right|3,415||MBA||4. srpna 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19777)||2000 PU7|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,174|| align=right|14,77|| align=right|4,408||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19778) Louisgarcia||2000 QE29|| align=right|14,6|| align=right|2,860|| align=right|0,087|| align=right|3,00|| align=right|4,836||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19779)||2000 QU53|| align=right|14,0|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|4,43|| align=right|4,062||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19780)||2000 QE65|| align=right|14,1|| align=right|3,045|| align=right|0,088|| align=right|10,11|| align=right|5,312||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19781)||2000 QK68|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,202|| align=right|4,08|| align=right|4,251||MBA||26. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19782)||2000 QT68|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,131|| align=right|0,71|| align=right|5,201||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19783) Antoniromanya||2000 QF71|| align=right|13,3|| align=right|3,056|| align=right|0,155|| align=right|2,42|| align=right|5,341||MBA||27. srpna 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19784)||2000 QJ81|| align=right|14,1|| align=right|3,204|| align=right|0,070|| align=right|8,62|| align=right|5,735||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19785)||2000 QU103|| align=right|14,2|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|12,30|| align=right|4,356||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19786)||2000 QR104|| align=right|13,1|| align=right|3,020|| align=right|0,017|| align=right|10,20|| align=right|5,247||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19787) Betsyglass||2000 QV114|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,076|| align=right|5,98|| align=right|4,499||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19788) Hunker||2000 QV116|| align=right|14,1|| align=right|2,617|| align=right|0,185|| align=right|9,68|| align=right|4,232||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19789) Susanjohnson||2000 QP149|| align=right|14,2|| align=right|2,261|| align=right|0,156|| align=right|5,48|| align=right|3,398||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19790)||2000 RU10|| align=right|13,5|| align=right|2,772|| align=right|0,209|| align=right|9,44|| align=right|4,615||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19791)||2000 RV15|| align=right|12,8|| align=right|3,038|| align=right|0,097|| align=right|8,48|| align=right|5,293||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19792)||2000 RO33|| align=right|13,7|| align=right|2,780|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|4,634||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19793)||2000 RX42|| align=right|12,2|| align=right|2,681|| align=right|0,120|| align=right|12,49|| align=right|4,390||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19794)||2000 RV49|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,080|| align=right|12,11|| align=right|3,788||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19795)||2000 RJ50|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,221|| align=right|23,06|| align=right|5,356||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19796)||2000 RX50|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,220|| align=right|3,07|| align=right|3,671||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19797)||2000 RO51|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,183|| align=right|17,04|| align=right|5,588||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19798)||2000 RP51|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,162|| align=right|1,77|| align=right|5,363||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19799)||2000 RT51|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,182|| align=right|7,55|| align=right|4,701||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19800)||2000 RX51|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,163|| align=right|0,62|| align=right|5,752||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19801) Karenlemmon||2000 RZ64|| align=right|14,6|| align=right|2,870|| align=right|0,077|| align=right|1,42|| align=right|4,861||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19802)||2000 RD72|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,222|| align=right|2,67|| align=right|3,683||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19803)||2000 RX90|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,222|| align=right|10,21|| align=right|4,315||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19804)||2000 RY103|| align=right|12,7|| align=right|3,091|| align=right|0,068|| align=right|9,84|| align=right|5,435||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19805)||2000 SR11|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,183|| align=right|1,53|| align=right|3,688||MBA||24. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19806) Domatthews||2000 SX11|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,155|| align=right|2,51|| align=right|3,273||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19807)||2000 SE16|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|14,61|| align=right|5,360||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19808) Elainemccall||2000 SN85|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,057|| align=right|3,68|| align=right|4,492||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19809) Nancyowen||2000 SC86|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,035|| align=right|6,37|| align=right|3,544||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19810) Partridge||2000 SP112|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,021|| align=right|6,01|| align=right|5,394||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19811) Kimperkins||2000 SY114|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|4,086||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19812)||2000 SG119|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,067|| align=right|12,67|| align=right|5,742||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19813) Ericsands||2000 SF121|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,053|| align=right|6,50|| align=right|3,629||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19814)||2000 ST124|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,126|| align=right|11,26|| align=right|3,799||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19815) Marshasega||2000 ST127|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,088|| align=right|3,03|| align=right|4,673||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19816) Wayneseyfert||2000 SO128|| align=right|15,1|| align=right|2,223|| align=right|0,110|| align=right|5,12|| align=right|3,314||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19817) Larashelton||2000 SK145|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|2,12|| align=right|4,247||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19818) Shotwell||2000 SB150|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|8,79|| align=right|3,635||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19819)||2000 SQ152|| align=right|14,0|| align=right|3,234|| align=right|0,107|| align=right|3,65|| align=right|5,815||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19820) Stowers||2000 ST153|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,119|| align=right|8,72|| align=right|4,596||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19821) Caroltolin||2000 SU154|| align=right|14,1|| align=right|2,904|| align=right|0,082|| align=right|2,61|| align=right|4,948||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19822) Vonzielonka||2000 SK169|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,116|| align=right|4,78|| align=right|3,517||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19823)||2000 SD170|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,177|| align=right|2,28|| align=right|4,517||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19824)||2000 SL176|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,026|| align=right|7,70|| align=right|5,232||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19825)||2000 SN179|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,066|| align=right|12,06|| align=right|4,498||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19826) Patwalker||2000 SX192|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,068|| align=right|2,82|| align=right|5,403||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19827)||2000 SN212|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,144|| align=right|9,96|| align=right|5,707||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19828)||2000 SB214|| align=right|14,0|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|12,26|| align=right|3,676||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19829)||2000 SH217|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,098|| align=right|9,49|| align=right|4,661||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19830)||2000 SC218|| align=right|13,7|| align=right|2,271|| align=right|0,217|| align=right|6,88|| align=right|3,421||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19831)||2000 SV225|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,182|| align=right|14,97|| align=right|4,187||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19832)||2000 SS226|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|11,05|| align=right|4,148||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19833) Wickwar||2000 SA230|| align=right|15,5|| align=right|2,891|| align=right|0,027|| align=right|2,47|| align=right|4,914||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19834)||2000 SO238|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,099|| align=right|10,01|| align=right|4,611||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19835) Zreda||2000 SQ252|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,179|| align=right|3,59|| align=right|3,532||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19836)||2000 SC270|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|7,17|| align=right|5,713||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19837)||2000 SE271|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,163|| align=right|7,48|| align=right|4,089||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19838)||2000 SA273|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,080|| align=right|2,19|| align=right|3,393||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19839)||2000 SW275|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,217|| align=right|4,94|| align=right|3,238||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19840)||2000 SB280|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,143|| align=right|8,01|| align=right|3,584||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19841)||2000 SO280|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,087|| align=right|3,61|| align=right|4,384||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19842)||2000 SU298|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,156|| align=right|6,61|| align=right|4,659||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19843)||2000 SM309|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,243|| align=right|2,36|| align=right|3,482||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19844)||2000 ST317|| align=right|11,0|| align=right|5,188|| align=right|0,049|| align=right|40,44|| align=right|11,82||JUT||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19845)||2000 SY319|| align=right|12,5|| align=right|3,169|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|5,642||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19846)||2000 SN327|| align=right|14,1|| align=right|2,488|| align=right|0,062|| align=right|3,86|| align=right|3,923||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19847)||2000 ST339|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,186|| align=right|4,73|| align=right|3,668||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19848) Yeungchuchiu||2000 TR|| align=right|11,7|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|11,06|| align=right|5,213||MBA||2. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(19849)||2000 TL18|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,040|| align=right|1,23|| align=right|5,042||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19850)||2000 TQ25|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,177|| align=right|12,56|| align=right|4,380||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19851)||2000 TD42|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,096|| align=right|10,86|| align=right|5,159||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19852)||2000 TT58|| align=right|11,5|| align=right|3,181|| align=right|0,158|| align=right|19,35|| align=right|5,672||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19853)||2000 TL60|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|14,80|| align=right|5,734||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19854)||2000 UV5|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,108|| align=right|2,75|| align=right|4,985||MBA||19. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(19855) Borisalexeev||2000 UE6|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,087|| align=right|9,07|| align=right|5,161||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19856)||2000 UP8|| align=right|13,9|| align=right|2,687|| align=right|0,144|| align=right|9,29|| align=right|4,404||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19857) Amandajane||2000 UC11|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,085|| align=right|5,53|| align=right|3,490||MBA||19. října 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(19858)||2000 UT18|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,229|| align=right|8,27|| align=right|5,610||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19859)||2000 UK22|| align=right|14,1|| align=right|3,231|| align=right|0,126|| align=right|3,90|| align=right|5,806||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19860) Anahtar||2000 UB52|| align=right|14,6|| align=right|2,859|| align=right|0,137|| align=right|3,18|| align=right|4,832||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19861) Auster||2000 US79|| align=right|14,2|| align=right|2,785|| align=right|0,139|| align=right|7,91|| align=right|4,647||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(19862)||2556 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,231|| align=right|10,74|| align=right|5,589||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19863)||2725 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,691|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|4,414||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19864)||2775 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,198|| align=right|3,07|| align=right|3,653||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19865)||2825 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,104|| align=right|0,94|| align=right|5,664||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19866)||4014 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|5,95|| align=right|3,290||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19867)||4061 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|4,79|| align=right|5,590||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19868)||4072 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,226|| align=right|2,60|| align=right|3,594||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19869)||4202 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,063|| align=right|8,71|| align=right|4,371||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19870)||4780 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|5,634||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19871)||6058 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,521|| align=right|0,192|| align=right|6,76|| align=right|4,002||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19872)||6097 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,211|| align=right|1,27|| align=right|3,641||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19873)||6632 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,894|| align=right|0,030|| align=right|3,11|| align=right|4,922||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19874)||6775 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,201|| align=right|1,53|| align=right|3,615||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19875)||6791 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|13,02|| align=right|4,337||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19876)||7637 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,175|| align=right|6,19|| align=right|3,602||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19877)||9086 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,310|| align=right|4,86|| align=right|3,335||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19878)||1030 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,151|| align=right|4,58|| align=right|3,435||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19879)||1274 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,727|| align=right|0,109|| align=right|5,05|| align=right|4,503||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19880)||2247 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,016|| align=right|0,100|| align=right|2,64|| align=right|5,238||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19881)||2288 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,070|| align=right|5,10|| align=right|4,478||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19882)||3024 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,104|| align=right|0,56|| align=right|3,843||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19883)||4058 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,094|| align=right|6,73|| align=right|3,449||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19884)||4125 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,125|| align=right|0,127|| align=right|2,03|| align=right|3,096||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19885)||4283 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,109|| align=right|7,81|| align=right|3,385||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19886)||1167 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,041|| align=right|1,36|| align=right|4,409||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19887)||1279 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,167|| align=right|1,33|| align=right|3,346||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19888)||2048 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,045|| align=right|0,079|| align=right|9,81|| align=right|5,312||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19889)||2304 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|5,260||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19890)||3042 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,046|| align=right|4,19|| align=right|3,324||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19891)||3326 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,188|| align=right|3,60|| align=right|4,481||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19892)||4128 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|3,816||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19893)||4524 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,140|| align=right|2,21|| align=right|5,357||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19894)||5124 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,117|| align=right|11,91|| align=right|4,391||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19895)||5161 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,170|| align=right|12,28|| align=right|4,388||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19896)||5366 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,050|| align=right|7,60|| align=right|5,268||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19897)||1097 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,140|| align=right|8,24|| align=right|4,556||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19898)||1177 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|7,58|| align=right|5,521||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19899)||1188 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,114|| align=right|6,18|| align=right|3,855||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19900)||2172 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,252|| align=right|0,004|| align=right|12,18|| align=right|5,865||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19901)||2191 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,108|| align=right|3,94|| align=right|4,568||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19902)||3420 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|2,35|| align=right|3,827||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19903)||3464 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,214|| align=right|2,58|| align=right|3,809||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19904)||3487 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,086|| align=right|3,63|| align=right|4,490||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19905)||4086 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|3,264||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19906)||4138 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,177|| align=right|19,16|| align=right|5,575||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19907)||4220 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,128|| align=right|22,19|| align=right|5,589||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19908)||4324 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,062|| align=right|6,07|| align=right|4,580||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19909)||4326 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,758||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19910)||5078 T-3|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,053|| align=right|10,79|| align=right|5,471||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19911)||1933 FK|| align=right|12,5|| align=right|3,065|| align=right|0,284|| align=right|14,73|| align=right|5,364||MBA||26. března 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|(19912)||1955 RE1|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,254|| align=right|7,25|| align=right|3,670||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(19913) Aigyptios||1973 SU1|| align=right|11,8|| align=right|5,178|| align=right|0,059|| align=right|7,11|| align=right|11,79||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19914) Klagenfurt||1973 UK5|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|3,02|| align=right|3,763||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19915)||1974 RX1|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,242|| align=right|2,12|| align=right|3,618||MBA||14. září 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19916) Donbass||1976 QH1|| align=right|14,6|| align=right|2,232|| align=right|0,183|| align=right|6,79|| align=right|3,335||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19917)||1977 EE8|| align=right|13,4|| align=right|3,382|| align=right|0,061|| align=right|1,86|| align=right|6,218||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19918)||1977 PB|| align=right|13,0|| align=right|2,647|| align=right|0,137|| align=right|13,53|| align=right|4,305||MBA||6. srpna 1977||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19919)||1977 TQ6|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,192|| align=right|13,06|| align=right|4,370||MBA||8. října 1977||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(19920)||1978 NF|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,167|| align=right|14,37|| align=right|4,079||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(19921)||1978 VV3|| align=right|13,2|| align=right|3,038|| align=right|0,094|| align=right|12,27|| align=right|5,295||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19922)||1978 VV4|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,101|| align=right|2,81|| align=right|4,346||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19923)||1978 VA8|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,112|| align=right|1,70|| align=right|5,624||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19924)||1979 MQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,106|| align=right|4,51|| align=right|3,351||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19925)||1979 QD3|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,132|| align=right|4,46|| align=right|3,371||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19926)||1979 YQ|| align=right|13,6|| align=right|2,585|| align=right|0,244|| align=right|9,05|| align=right|4,155||MBA||17. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(19927)||1980 FM4|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,097|| align=right|8,86|| align=right|5,487||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19928)||1981 DB3|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,205|| align=right|8,13|| align=right|4,216||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19929)||1981 DL3|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,123|| align=right|5,72|| align=right|3,437||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19930)||1981 EV2|| align=right|14,0|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|9,30|| align=right|5,162||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19931)||1981 EF3|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,040|| align=right|6,53|| align=right|3,445||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19932)||1981 EU4|| align=right|12,8|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|9,02|| align=right|5,151||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19933)||1981 EW5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,150|| align=right|12,63|| align=right|4,084||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19934)||1981 EG11|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,236|| align=right|5,81|| align=right|4,104||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19935)||1981 EG12|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,146|| align=right|7,31|| align=right|4,130||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19936)||1981 EZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,122|| align=right|4,53|| align=right|3,386||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19937)||1981 EF15|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,063|| align=right|9,03|| align=right|5,403||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19938)||1981 EN15|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,107|| align=right|2,38|| align=right|3,413||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19939)||1981 EG16|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|12,72|| align=right|4,033||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19940)||1981 EK20|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,169|| align=right|11,29|| align=right|4,249||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19941)||1981 ES24|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,039|| align=right|6,61|| align=right|3,417||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19942)||1981 EV24|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,128|| align=right|3,19|| align=right|4,129||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19943)||1981 EB31|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,095|| align=right|6,40|| align=right|5,282||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19944)||1981 EF31|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,055|| align=right|4,24|| align=right|3,408||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19945)||1981 ET31|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,234|| align=right|9,54|| align=right|5,165||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19946)||1981 EB35|| align=right|16,0|| align=right|2,269|| align=right|0,051|| align=right|5,62|| align=right|3,416||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19947)||1981 EE39|| align=right|15,0|| align=right|3,035|| align=right|0,076|| align=right|6,91|| align=right|5,288||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19948)||1981 EP40|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,217|| align=right|7,09|| align=right|3,463||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19949)||1981 EM46|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,083|| align=right|1,37|| align=right|3,413||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19950)||1981 EP47|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,134|| align=right|11,63|| align=right|5,341||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19951)||1982 UW2|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,123|| align=right|12,66|| align=right|5,706||MBA||20. října 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|(19952)||1982 UV6|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,288|| align=right|7,43|| align=right|4,570||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19953)||1982 VU2|| align=right|13,0|| align=right|2,633|| align=right|0,144|| align=right|14,32|| align=right|4,271||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19954)||1982 VY3|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,137|| align=right|6,54|| align=right|3,467||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19955) Hollý||1984 WZ1|| align=right|13,3|| align=right|3,069|| align=right|0,145|| align=right|12,13|| align=right|5,374||MBA||28. listopadu 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(19956)||1985 QW1|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|7,24|| align=right|3,564||MBA||17. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19957)||1985 QG4|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|9,84|| align=right|3,568||MBA||24. srpna 1985||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(19958)||1985 RN4|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,313|| align=right|2,40|| align=right|3,671||MBA||11. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19959)||1985 UJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,241|| align=right|1,27|| align=right|3,529||MBA||17. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19960)||1986 CN1|| align=right|14,0|| align=right|2,421|| align=right|0,189|| align=right|10,42|| align=right|3,766||MBA||3. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19961)||1986 QP3|| align=right|14,5|| align=right|2,240|| align=right|0,211|| align=right|3,15|| align=right|3,352||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19962)||1986 RV5|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,179|| align=right|4,54|| align=right|3,453||MBA||7. září 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(19963)||1986 TR|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,307|| align=right|9,77|| align=right|4,363||MBA||4. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(19964)||1987 BX1|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,168|| align=right|6,62|| align=right|4,671||MBA||25. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19965)||1987 RO1|| align=right|13,0|| align=right|3,220|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|5,778||MBA||14. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19966)||1987 SL3|| align=right|12,3|| align=right|3,168|| align=right|0,090|| align=right|9,97|| align=right|5,638||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(19967)||1987 SN12|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,215|| align=right|1,55|| align=right|4,109||MBA||16. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19968)||1988 FE3|| align=right|13,9|| align=right|2,788|| align=right|0,101|| align=right|1,50|| align=right|4,655||MBA||19. března 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(19969)||1988 PR|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,042|| align=right|6,84|| align=right|3,618||MBA||11. srpna 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(19970) Johannpeter||1988 RJ3|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,158|| align=right|2,33|| align=right|3,718||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19971)||1988 RZ5|| align=right|14,4|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|3,37|| align=right|3,635||MBA||3. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19972)||1988 RD6|| align=right|14,0|| align=right|2,427|| align=right|0,196|| align=right|2,09|| align=right|3,781||MBA||5. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19973)||1988 RZ10|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,064|| align=right|4,59|| align=right|5,481||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(19974)||1989 GR1|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,063|| align=right|13,60|| align=right|4,207||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19975)||1989 GX2|| align=right|14,5|| align=right|2,160|| align=right|0,031|| align=right|3,52|| align=right|3,174||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19976)||1989 TD|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,256|| align=right|3,02|| align=right|3,541||MBA||4. října 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(19977)||1989 TQ|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,214|| align=right|5,57|| align=right|3,313||MBA||7. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(19978)||1989 TN6|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,127|| align=right|6,07|| align=right|3,473||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19979)||1989 VJ|| align=right|12,6|| align=right|2,459|| align=right|0,103|| align=right|5,17|| align=right|3,856||MBA||2. listopadu 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(19980) Barrysimon||1989 WF2|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,256|| align=right|21,62|| align=right|3,602||MBA||22. listopadu 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(19981)||1989 YB6|| align=right|13,2|| align=right|3,191|| align=right|0,203|| align=right|14,80|| align=right|5,699||MBA||29. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(19982) Barbaradoore||1990 BJ|| align=right|13,1|| align=right|2,336|| align=right|0,286|| align=right|22,33|| align=right|3,570||MBA||22. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(19983)||1990 DW|| align=right|13,0|| align=right|2,390|| align=right|0,059|| align=right|6,39|| align=right|3,693||MBA||18. února 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(19984)||1990 EP2|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,105|| align=right|5,48|| align=right|3,760||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19985)||1990 GD|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|7,49|| align=right|3,832||MBA||15. dubna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19986)||1990 KD|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,255|| align=right|13,81|| align=right|4,052||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19987)||1990 QJ3|| align=right|13,3|| align=right|2,904|| align=right|0,156|| align=right|12,64|| align=right|4,947||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19988)||1990 QW3|| align=right|15,3|| align=right|2,142|| align=right|0,154|| align=right|1,79|| align=right|3,134||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(19989)||1990 RN8|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,089|| align=right|3,10|| align=right|4,461||MBA||15. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19990)||1990 SE8|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,102|| align=right|4,43|| align=right|4,632||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19991)||1990 SW8|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,138|| align=right|12,07|| align=right|4,656||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19992) Schönbein||1990 TS9|| align=right|14,2|| align=right|2,724|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|4,496||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(19993) Günterseeber||1990 TK10|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,254|| align=right|3,72|| align=right|4,103||MBA||10. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(19994) Tresini||1990 TJ15|| align=right|13,4|| align=right|2,775|| align=right|0,178|| align=right|8,09|| align=right|4,622||MBA||13. října 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina; G. R. Kastel'
|-
|(19995)||1990 VU8|| align=right|13,5|| align=right|2,789|| align=right|0,148|| align=right|9,87|| align=right|4,657||MBA||12. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19996)||1990 WZ|| align=right|14,0|| align=right|2,792|| align=right|0,056|| align=right|8,92|| align=right|4,664||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19997)||1990 WM1|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,135|| align=right|6,89|| align=right|5,162||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19998)||1990 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,797|| align=right|0,171|| align=right|10,21|| align=right|4,677||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19999)||1991 BJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,214|| align=right|0,049|| align=right|6,12|| align=right|3,294||MBA||18. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(20000) Varuna||2000 WR106|| align=right|3,7|| align=right|42,96|| align=right|0,052|| align=right|17,20|| align=right|282||CBW||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek